Cet article est en lien avec l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure.
La liste des Stands est agencée par partie et par ordre chronologique.

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand. Pour voir d'où est tiré le nom des manieurs, faites de même)

Partie 3 - Stardust Crusaders 
 Star Platinum / Jotaro Kujo
Probablement un des Stand les plus puissants du monde : rapide (supérieur à la vitesse de la lumière), doté de réflexes phénoménaux et d'une force surhumaine, il est en mesure d'attraper des balles au vol ou de pulvériser une voiture d'un seul coup de poing. Star Platinum est également capable d'allonger ses doigts et sa précision est digne du meilleurs des chirurgiens. Toutefois, comme tout bon Stand de combat rapproché, il ne peut agir à plus de  de Jotaro.

L'ultime pouvoir de Star Platinum est qu'il est capable d'arrêter le temps pendant quelques secondes. Durant cet intervalle de temps, seul lui et Jotaro ont conscience de ce qui se passe ou sont capables de bouger. Néanmoins, cette aptitude n’apparaît qu'à la fin de Stardust Crusaders, Jotaro n'arrivant pas à la maîtriser avant.

À la fin de la sixième partie, Star Platinum est dans sa forme finale (Star Platinum - The World). Star Platinum est toujours aussi fort et rapide mais il ne peut instinctivement arrêter le temps  (bien que sa limite ait progressé jusqu'à 5 secondes, pour seulement 1 à 2 secondes précédemment).

 Magician's Red / Mohammed Abdul

Ce Stand à tête de faucon a le pouvoir du feu originel. Abdul peut complètement contrôler le feu de son Stand, le faisant grandir, l'inclinant vers le bas, etc. Contrairement au feu normal, qu'il dirige aussi, celui créé par Magician's Red ne subit aucune contrainte. Une autre particularité de ce Stand est qu'Abdul peut l'utiliser comme un radar, qui va alors détecter les sources de chaleur. Magician's Red est destiné au combat rapproché, son rayon d'action n'est donc pas très grand, mais sa force et sa vitesse sont en retour élevées.

 Hermit Purple / Joseph Joestar

Il a l'apparence de ronces violettes. Hermit Purple n'est pas très puissant mais il est capable de s'allonger indéfiniment, ou de ligoter un ennemi. De plus, ce Stand est capable de lire les pensées des personnes qu'il touche et confère à Joseph la capacité de créer des modélisations physiques de ses souvenirs (qu'il retransmet avec un polaroid ou une télé). Au combat, Joseph pallie l'apparente vulnérabilité de son Stand en utilisant l'onde à travers lui, comme une extension de son corps. Hermit Purple est bien sûr capable d'étrangler un ennemi et sait passer inaperçu aux yeux de l'ennemi en raison de sa petite taille.

 Hierophant Green / Noriaki Kakyoin

Stand à long rayon d'action, surtout efficace pour l'espionnage, où sa capacité de dilater son corps fait merveille, il peut même se transformer en un genre de ruban, qui peut prendre contrôle des gens, en entrant dans leur cerveau ! Pour contrebalancer sa faiblesse physique, Hierophant Green peut tirer des salves d'émeraudes tranchantes par ses paumes de mains. Hierophant Green est capable de rapetisser si nécessaire.

 Tower of Gray / Gray Fly

Un petit Stand à l'apparence d'un scarabée. Tower of Gray est capable de se mouvoir à une vitesse phénoménale, surpassant même Star Platinum ! Pour se battre, il utilise un genre de fouet pointu, sortant de sa bouche. Il semblerait que ce Stand ait l'habitude d'arracher la langue de son opposant pour une raison inconnue.

 Silver Chariot / Jean Pierre Polnareff

Ce Stand est un chevalier en armure portant une rapière. Silver Chariot est aussi rapide que Star Platinum, ce qui, combiné avec sa rapière le rend très puissant au corps à corps. Rien ne résiste à ses coups d'épées, pas même les flammes, qui sont dispersées aux quatre vents. Il est également aussi précis que le Stand de Jotaro.

Si besoin, Silver Chariot peut retirer son armure, à ce moment, sa défense est nulle mais sa vitesse approche celle de la lumière ! Il est si rapide que ses ennemis voient plusieurs Silver Chariot en même temps, alors qu'en fait, il se déplace tellement vite qu'il parait être à plusieurs endroits en même temps.

Silver Chariot dispose en cas d'urgence d'une attaque spéciale qui consiste tout simplement à lancer sa rapière sur l'adversaire. Le mouvement est si rapide que l'ennemi n'a généralement même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Néanmoins, si Polnareff rate son coup, il se retrouve sans arme !

 Dark Blue Moon / Capitaine Tennille (imposteur)

Dark Blue Moon est essentiellement un Stand marin, en effet, il peut nager à une vitesse inégalée, peut créer des petites trombes, etc. Ses mains griffues sont des armes fortes redoutables et il est également capable de ralentir son adversaire en l'alourdissant avec des coquillages, qui viennent se coller sur l'opposant.

Si Dark Blue Moon est redoutable en mer, il est en revanche bien moins puissant sur la terre ferme ou s'il n'y a pas d'eau à proximité.

Le design de Dark Blue moon se rapproche pas mal de celui de L'Étrange Créature du lac noir.

 Strength / Forever (Orang-outan)

Strength a l'apparence d'un gigantesque bateau, qui a la particularité d'être visible par tous. Dans ce bateau-Stand, Forever contrôle tout et peut donc le faire se mouvoir à lui tout seul. Comme il peut diriger son Stand comme il le souhaite, il peut attaquer l'adversaire avec des objets qui se trouve sur le bateau (et qui donneront l'impression qu'ils bougent d'eux-mêmes), à savoir, poulies, cordes, verres des vitres, etc. Forever peut de plus absorber ses adversaires dans une partie du bateau en laissant s'écarter le sol puis en le reformant.

 Ebony Devil / Devo le maléfique

Devo peut animer un genre de poupée, qui est d'autant plus puissante, que la haine de Devo envers son ennemi est grande. Généralement Devo laisse son adversaire le frapper une première fois, puis dirige, après s'être enfui, la poupée à distance pour neutraliser son opposant. C'est pour cette raison que le visage de Devo est couvert de cicatrices.

 Yellow Temperance / Rubber Soul

Ce Stand ressemble à une sorte de matière élastique, qui suinte du corps de son utilisateur. Yellow Temperance est capable d'envelopper son porteur, ce qui lui permet de se déguiser en d'autres personnes ou d'absorber des attaques physiques. De plus, ce Stand est capable de brûler tout ce qu'il touche, comme un acide gastrique en fait. Yellow Temperance agit comme une armure pour Rubber Soul, à la fois redoutable en attaque et en défense. Du fait que Yellow Temperance mange de la chair d'insecte d'animaux, etc., il peut être vu des humains ne possédant pas de Stand.

 The Hanged Man / J. Geil

Ce Stand possède, tout comme son utilisateur, deux mains droites. Hanged Man a le pouvoir d'attaquer à partir de n'importe quelle surface potentiellement réfléchissante. Ainsi il peut attaquer le reflet d'une personne, ce qui se répercutera sur ladite personne ! Le point fort de ce Stand est qu'il est impossible de le voir ailleurs que dans un reflet, car il n'existe que dans des reflets.

Le point faible de Hanged Man en revanche est, que si toutes les surfaces réfléchissantes avoisinantes sont bloquées et ne peuvent renvoyer la lumière, il est obligé de traverser le monde réel et d'aller dans une autre surface et, à ce moment, il est vulnérable.

Pour attaquer, Hanged Man dispose d'une lame accrochée à sa main droite (la vraie, pas la main gauche en forme de main droite!).

 Emperor / Hol Horse

Emperor a la forme d'un pistolet, il agit donc comme un pistolet normal à cela près qu'étant un Stand, certains éléments le concernant changent. Tout d'abord, à part les manieurs de Stand, personne ne peut le voir ou voir ses balles. De plus, étant donné que les balles font partie du Stand et qu'un manieur de Stand le contrôle à volonté, les balles d'Emperor sont également dirigeables et sont en fait des balles à tête chercheuse ! Emperor n'est de plus jamais à court de balles.

Il est à noter qu'Emperor ressemble à s'y méprendre au pistolet de Deckard (Harrison Ford) dans le film Blade Runner.

 Empress / Nena

Ce Stand se manifeste tout d'abord comme une sorte de bouton sur son ennemi, puis grandit de plus en plus. Empress croit sur l'ennemi, jusqu'à ce que son corps soit complètement développé, à ce moment-là, le Stand quitte son hôte qui meurt sur le coup.

 Wheel of Fortune / ZZ

Wheel of Fortune est du même type que Strength, il est tangible et a la forme d'un véhicule, ici, une voiture. Wheel of Fortune est incroyablement rapide et est capable de prodiges impressionnants, comme rouler sous terre, à la verticale sur une montagne, etc. Généralement, ZZ tente tout simplement d'écraser son ennemi. À la base, Wheel of Fortune doit trouver une voiture à posséder.

 Justice / Enya Geil (mère de J. Geil)

Justice est un Stand de brume indestructible physiquement parlant. Si Enya blesse un de ses opposants, Justice rentrera dans la blessure grâce à sa nature brumeuse, puis manipulera la victime comme un pantin. La faiblesse de ce Stand est que si Enya ne blesse pas au préalable l'opposant, Justice est impuissant.

 Lovers / Steely Dan

Lovers est proclamé par son porteur le plus faible qui soit. En fait, Lovers est si petit qu'il ne possède pas la moindre puissance ou vitesse, néanmoins, il a une grande portée effective. Steely Dan a su utiliser la petitesse de son Stand à son avantage : Lovers s'introduit directement dans le cerveau d'un ennemi et reproduira, de façon décuplée, toute attaque lancée sur son porteur sur la personne prise en otage !

 The Sun / Arabia Fats

The Sun se manifeste, comme son nom l'indique, en un petit soleil. Il peut augmenter la température ambiante drastiquement et peut également projeter des lasers de chaleur sur l'ennemi, qui finit donc carbonisé.

Pour se protéger de son propre Stand, Arabia Fats attaque l'ennemi, caché dans une jeep dotée de miroirs et d'un très puissant système de ventilation.

 Death Thirteen / Mannish Boy

Death Thirteen ressemble à un clown muni d'une cape et d'une faux. Il n'existe que dans les rêves où les Stands ne vont généralement jamais. Après avoir piégé sa victime dans un rêve, Mannish Boy peut sans problème se battre contre eux, puisque ceux-ci n'ont pas de Stand. De plus, si une personne est réveillée durant l'attaque de Death Thirteen, il oubliera tout ce qui s'est passé durant le rêve, mais cela lui reviendra s'il est de nouveau attiré dans le monde de Death Thirteen. Si l'on s'endort avec son Stand activé il est possible de l'amener dans le rêve pour combattre Death Thirteen, encore faut-il se souvenir pourquoi l'on doit emmener son Stand !

 Judgement / Cameo

Judgement a l'apparence d'un génie mécanique capable d'accomplir trois vœux. En fait, Judgement réalise les vœux sous forme de masses de terre (des golems), qui finiront quoi qu'il arrive par se retourner contre celui qui les a faits venir. Judgement en soit n'est pas en reste, car il peut voler et est relativement fort au corps à corps.

 High Priestess / Midler

High Priestess peut se transformer à volonté en n'importe quel objet métallique ou en verre. High Priestess est parfait pour l'assassinat puisqu'il peut se transformer en un objet anodin (verre, vitre, gobelet), pour ensuite se transformer en un objet meurtrier (couteau, n'importe quel genre d'arme blanche).

 The Fool / Iggy (chien)

The Fool est incroyablement puissant car il est intouchable par des attaques physiques. En fait ce Stand est fait de sable et peut donc se disperser si nécessaire, échappant ainsi à toutes offensives. The Fool peut également manipuler son apparence, il peut tromper une personne en prenant un visage humain, mais peut aussi utiliser cette aptitude pour voler, en se faisant pousser des ailes. Ce Stand permet de manipuler le sable et peut donc lancer de petites tempêtes sur l'ennemi, l'ensevelir, etc.

 Geb / N'Doul

Il est représenté par une masse aqueuse que N'Doul manipule à distance. Geb peut se déplacer rapidement, fusionner avec d'autres liquides et peut partiellement drainer l'eau d'une personne. Geb peut changer de forme à volonté et se transformer en lames d'eau, pointes, etc. Comme N'Doul est aveugle, Geb détecte ses adversaires au son. Étant petit, Geb a un grand rayon d'action.

 Khnum / Oingo

Un Stand qui n'a pas d'apparence physique, on ne le voit jamais en soi. Khnum possède la capacité de changer l'apparence de Oingo, à condition bien sûr qu'il ait déjà aperçu auparavant le visage qu'il veut copier.

 Thoth / Boingo

Ce Stand est un comic-book. La BD est capable de prédire l'avenir proche (à quelques minutes près). Les prédictions de Thoth sont sûres à 100 %, mais souvent, les gens (y compris son manieur) ne l'interprètent pas correctement.

 Anubis / Caravanserai - Chaka - Khan - Jean Pierre Polnareff - Un Enfant

Ce Stand est sans porteur, ou plutôt, son ancien porteur est mort. Anubis à l'apparence d'une épée, qui possédera quiconque la prendra en main. Après l'avoir saisie, la personne est sous le contrôle total d'Anubis. Anubis est bien sûr très dangereux en tant qu'épée, mais sa capacité la plus redoutable est qu'il est capable de se souvenir de tous les coups qui lui sont portés et ainsi il ne se fait jamais avoir deux fois par la même attaque, car au moment où il l'a vue, il invente une parade. De plus, ses ennemis l'endurcissent, si Anubis est confronté à quelqu'un de rapide, l'épée deviendra plus rapide pour suivre l'adversaire, idem pour la force, etc.

Anubis est aussi capable de se rendre intangible, ce qui lui donne la faculté de passer à travers toute matières : si l'ennemi se trouve derrière un pilier par exemple, Anubis peut l'attaquer à travers le pilier sans trancher ce dernier ! De par son statut d'épée, Anubis est également très dur à vaincre, il faut en effet complètement détruire l'épée, pour l'empêcher définitivement de nuire. Le principal inconvénient de ce Stand est qu'en soi, il n'est pas vraiment dangereux, il lui faut impérativement un hôte, sans cela, il est impuissant.

 Bast / Mariah

Bast a l'apparence d'une prise électrique portable. Si quelqu'un la touche, le magnétisme affectant la personne augmentera de façon exponentielle sans que cela puisse s'arrêter (cela ne s'arrête que si Mariah ou la personne visée meurt). Généralement, Mariah pose Bast sur des endroits bizarres (rochers, etc.) qui incite les gens à la toucher d'abord. Puisque les victimes attirent les métaux (de la même manière qu'un aimant), elles sont généralement assommées par des statues ou percées par des ustensiles de cuisines (fourchettes, couteaux, etc.). À noter que les cibles de Bast sont également attirées entre elles.

 Sethan / Alessi

Si une personne marche sur Sethan, qui est l'ombre de son porteur, il rajeunira de façon proportionnelle au temps passé sur l'ombre. Généralement, une seconde suffit à supprimer environ 5 ans. Ce Stand peut même tuer une personne en la faisant retourner à un statut fœtal ou cellulaire

 Osiris / Daniel J. D'arby 

Incroyablement faible mais possédant une capacité redoutable, il peut voler les âmes des gens. Pour ce faire, il faut que sa victime accepte un quelconque jeu avec Daniel, puis qu'elle accepte de mettre son âme en jeu et enfin qu'elle perde le jeu. Si ces trois conditions sont respectées, Osiris transformera la personne en un genre de jeton de casino où son âme sera enfermée. La seule possibilité pour récupérer une âme est de jouer contre Daniel et de gagner. Osiris peut également diviser une âme transformée en jeton en plusieurs jetons.

Osiris a également confié à Daniel un impressionnant sens du toucher, le prédestinant au jeu de cartes. À noter que perdre, ou mentalement reconnaître sa défaite a le même effet, du coup, il arrive que certaines personnes perdent leurs âmes alors même que le jeu n'est pas terminé.

 Horus / Pet Shop (faucon)

Horus est capable de geler l'humidité de l'air et de la projeter ensuite sous forme de pics de glace. Pet Shop tue généralement ses adversaires en les bombardant depuis le ciel. Pet Shop peut aussi emprisonner ses adversaires dans la glace, s'il parvient à se rapprocher suffisamment.

 Atum / Terence T. D'Arby

Atum peut lui aussi voler les âmes des gens s'ils acceptent de les parier et qu'ils perdent le jeu auquel ils étaient confrontés. Toutefois, si Osiris augmente le sens du toucher de son porteur, Atum permet à Terence de poser des questions aux gens (questions dont la réponse doit être oui ou non), les personnes questionnées ne peuvent pas refuser de répondre car la question est directement posée à l'âme de la victime.

Atum peut s'il touche une partie du corps d'une personne, laisser sa main dedans et ainsi forcer l'adversaire à jouer contre lui en le menaçant de lui broyer cette partie du corps.

 Tenore Sax / Kenny G

Peu clair car son porteur est très rapidement battu, toutefois, Tenore Sax semble être capable de générer des illusions.

 Cream / Vanilla Ice

Ce Stand surpuissant possède une caractéristique mortelle : sa bouche renferme un vide absolu, auquel seul Vanilla Ice et lui peuvent résister. Comme ce n'est guère pratique de manger ses adversaires, Cream se mange lui-même après avoir au préalable mangé Vanilla Ice. Ainsi, Il se transforme en une boule de vide, capable de pulvériser n'importe quoi, invisible et intouchable (puisqu'immatérielle), Cream renferme l'attaque et la défense ultime !

En fait, le seul point faible de Cream que Vanilla Ice doit compenser est le suivant : comme il est dirigé par ce dernier et qu'il est dans un espace différent, il attaque à l'aveugle ! Du coup, périodiquement, Vanilla Ice ressort en partie de la bouche de Cream pour voir ou est l'ennemi.

Les noms de ce Stand et de son porteur forment bien entendu un jeu de mots : Vanilla Ice + Cream = Vanilla Ice Cream (glace à la vanille).

 The Passion ou The Joestar Stand / Jonathan Joestar/Dio Brando

Très mystérieux, il s'agit du stand de Jonathan Joestar, développé un siècle après la mort de ce dernier. Ce stand est utilisé par Dio Brando qui a récupéré et parasité le corps de Jonathan. Il a quasiment la même apparence qu'Hermit Purple, le stand de Joseph petit-fils de Jonathan, à savoir des ronces violettes.

The Joestar Stand permet à son utilisateur d'obtenir une faculté de précognition, de créer des photographies psychiques en frappant un appareil photo ainsi que créer des souvenirs traumatisants dans l'esprit de ses adversaires. Dio fait ainsi apparaître l'image de J. Geil dans les pensées de Jean-Pierre Polnareff car il est l'assassin de sa sœur.

 The World / Dio Brando

Le pouvoir ultime de The World, tout comme Star Platinum, est d'arrêter le temps. Toutefois, le Stand de Dio est plus puissant que celui de Jotaro sur ce point du fait des caractéristiques vampiriques de Dio, qui lui permettent d'utiliser moins d'énergie durant l'arrêt du temps. Cependant, au début du combat l'opposant à Jotaro, il ne peut stopper le temps que cinq secondes, néanmoins dès qu'il récupère le sang de Joseph, cette "période" atteindra les 9 secondes.

Des Stands à courte portée, The World semble être le plus grand et surtout le plus puissant physiquement en combat rapproché. Sa force dévastatrice, sa vitesse incroyable, les qualités auto-réparatrices du vampire Dio ainsi que sa faculté extraordinaire à stopper le temps font probablement de The World le stand le plus redoutable dans un rayon de  (du moins dans Stardust Crusaders). Il aura fallu, de la part de l'auteur, l'utilisation jusque la dernière goutte de la "bonne étoile" de Jotaro afin d'avoir eu raison d'un tel adversaire, virtuellement invincible et immortel...

Partie 4 - Diamond is Unbreakable 

 Crazy Diamond / Josuke Higashikata

Crazy Diamond est un Stand de combat rapproché : il est rapide, fort et doté de bons réflexes. Il est également capable de réparer des objets ou soigner des gens : une table brisée reviendra ainsi à son état premier et des blessures guériront. Peu importe si la cible est éparpillée, les morceaux s'envoleront et se réuniront pour la reconstruire. Crazy Diamond a toutefois quelques limites : il ne peut ressusciter les morts et ne peut soigner Josuke lui-même. De plus, Crazy Diamond fonctionne mal quand Josuke est en colère ou sujet à une émotion violente.

 Aqua Necklace / Anjuro "Angelo" Katagiri

Aqua Necklace est capable de se fondre avec n'importe quel liquide, même si ce dernier devient gazeux. Généralement, Angelo s'arrange pour que sa cible avale son Stand, pour ensuite le tuer de l'intérieur ou le contrôler.

 The Hand / Okuyasu Nijimura

Sa main droite renferme son pouvoir : la possibilité d'amputer n'importe quoi. Si The Hand frappe quelque chose, cela créera une zone de vide qui se comblera en recollant immédiatement les deux extrémités. The Hand peut sans problème trancher quelqu'un d'un coup et peut amputer la distance entre lui et son adversaire, ce qui permet de se rapprocher en un éclair, ne laissant aucune échappatoire. Il peut de la même manière attirer à lui des objets ou des personnes. The Hand est un Stand à fort potentiel mais limité par la bêtise de son manieur.

 Bad Company / Keicho Nijimura

Stand multiple, Bad Company est une petite armée composée de quarante soldats, sept tanks et quatre hélicoptères. Malgré leur taille de soldats de plomb, ces soldats peuvent sans problème tuer un être humain et sont passés maîtres dans l'art de l'embuscade. Les soldats sont équipés de M-16 et de couteaux, les tanks utilisent leur canon. Quant aux hélicoptères, ils disposent de missiles, mitrailleuses et roquettes. Du fait du grand nombre d'entités, blesser quelques soldats n'affectera pas Keicho, contrairement aux autres Stands dont les blessures se répercutent sur leur manieur.

 Red Hot Chili Pepper / Akira Otoishi

Ce Stand ayant l'apparence d'un extraterrestre jaune avec un bec et une queue est lié à l'électricité. Comme une pile, Ret Hot Chili Pepper se charge en électricité pour devenir plus puissant. Son autonomie est limitée, il risque de perdre sa puissance puis disparaître s'il n'accumule pas d'électricité mais la quantité qu'il peut stocker est infinie. À pleine charge, Ret Hot Chili Pepper est plus rapide que Crazy Diamond et peut couper un bras humain avec un seul doigt. Il est capable d'absorber les réserves électriques d'une ville entière, devenant quasi invincible. Ce Stand peut électrocuter les gens qu'il enserre et peut même les transformer en énergie pure afin de les transporter à travers des câbles, ce qui les tuent immédiatement. Il peut également se transformer lui-même en électricité pour se déplacer à très haute vitesse via un réseau électrique et peut s'infiltrer dans n'importe quel objet fonctionnant avec l'électricité, comme une batterie de moto par exemple.

 The Lock / Tamami Kobayashi

Pour l'activer, Kobayashi doit d'abord instiller un peu de remords chez sa victime. Ensuite, un énorme cadenas se fixera sur la personne et son poids dépendra des remords. Par ses sermons, Kobayashi peut augmenter à volonté le poids du cadenas et pousser la victime au suicide. Néanmoins, si la victime arrive à se débarrasser de ses remords, le cadenas disparaîtra et le Stand est alors impuissant.

 Echoes / Koichi Hirose

Ce Stand très particulier existe en trois formes différentes, nommées Act 1, Act 2 et Act 3. Au départ, Echoes à l'apparence d'un œuf, qui finit par s'ouvrir et laisse émerger Act 1 quand Koichi se retrouve pour la première fois en danger. Après cela, il peut utiliser Act 1 immédiatement. Pour Act 2 et Act 3, ils se révéleront plus tard quand Koichi se retrouvera à nouveau en danger. Koichi peut utiliser indépendamment chacun des trois Act, mais pas plusieurs en même temps.

Echoes est un clin d'œil à Dragon Ball d'Akira Toriyama, qui sortait alors au même moment dans le même magazine que JoJo's Bizarre Adventure. Echoes Act 1 est inspiré de Cell et Koichi de Son Gohan en mode Super Saiyen.

• Act 1 : Il possède un très grand rayon d'action et est capable de générer des sons particuliers. En écrivant une onomatopée ou une phrase, Act 1 peut la faire se répéter autant de fois qu'il le désire. Cela sert entre autres à déconcentrer une personne, voire la rendre folle en faisant répéter à l'infini le mot ou la phrase qu'Act 1 a écrit sur lui, le fait est qu'il est impossible de ne pas entendre le son.

• Act 2 : Dans la même veine que son prédécesseur, Act 2 peut placer des onomatopées qui créeront l'effet associé. Par exemple, en écrivant WHOOSH, cela créera une bourrasque. Dans le même genre, si Act 2 écrit brûlure et que quelqu'un le touche, ce dernier se brûlera. Cela laisse donc infiniment plus de possibilités qu'Act 1. Comme le précédent, Act 2 est si faible qu'il n'est réellement d'aucune utilité dans un combat jouant sur la force.

• Act 3 : Rapide et puissant, il possède un plus petit rayon d'action et son aspect est plus humanoïde que ses précédentes versions. Act 3 possède le pouvoir d'alourdir ce qu'il frappe et peut ainsi immobiliser un ennemi. Toutefois, il doit se tenir à moins de 5 mètres de la cible et plus Koichi est près de l'ennemi, plus le poids de ce dernier augmente. Act 3 est la seule apparence de Echoes où celui-ci peut parler.

 Surface (en) / Toshikazu Hazamada

De prime abord, Surface ressemble juste à un pantin de bois de grande taille. Son pouvoir ne s'active vraiment que quand quelqu'un le touche. À ce moment-là, Surface prendra l'apparence de la personne qui vient de le toucher. Ensuite, tout mouvement fait par Surface est automatiquement fait par la personne, comme le reflet d'un miroir. La ressemblance entre Surface et la personne est parfaite, même la voix correspond, seule une marque en forme de vis, placée sur le front, permet de distinguer le Stand de l'original. La particularité de Surface est qu'il agit comme un véritable humain. Surface peut parler et possède une vraie intelligence. Même Hazamada ne s'entend pas bien avec son Stand sur le plan social.

 Love Deluxe / Yukako Yamagishi

Ce Stand permet de manipuler les cheveux de son manieur à volonté (même s'ils sont coupés, ils restent contrôlables). Love Deluxe permet également à Yukako de faire grandir ses cheveux : on l'a vue avoir une chevelure capable de remplir une maison ! Lorsqu'elle est vaincue, ses cheveux deviennent blancs temporairement.

 Pearl Jam / Tonio Trussardi

Stand multiple composé de petites entités ressemblant à des légumes, Pearl Jam a d'abord besoin d'être ingéré pour fonctionner. Tonio le cache donc généralement avec la nourriture qu'il prépare (étant cuisinier, cela ne lui est guère compliqué). Pearl Jam est capable de soigner n'importe quoi, même des défauts héréditaires, osseux, dentaires, rien ne lui résiste. Le côté effrayant de Pearl Jam est qu'il se débarrasse de ce qu'il va soigner : par exemple, s'il veut soigner une dent, la mauvaise dent s'éjectera de la gencive et sera remplacée par une autre qui repoussera instantanément. Lorsqu'il doit soigner des problèmes liés à l'intérieur d'un corps, cela donne généralement des spectacles assez effrayants. Mais finalement, la « victime » de Pearl Jam se sentira mieux que jamais.

 Achtung Baby / Shizuka Joestar

Comme ce n'est qu'un bébé, Shizuka ne maîtrise pas du tout son Stand et ne s'en sert que lorsqu'elle se sent en danger. Achtung Baby génère un champ d'énergie qui rend Shizuka et tout ce qu'elle touche invisible. Le rayon d'action s'étend si elle est apeurée, sur un rayon d'un mètre environ. Seule la présence de Joseph Joestar apaise le bébé et évite qu'elle ne rende son environnement tout invisible.

 Heaven's Door / Rohan Kishibe

Il a l'apparence d'un jeune garçon portant un chapeau et un nœud papillon. Rohan peut l'invoquer en le dessinant. Heaven's Door a le pouvoir de transformer les gens en livres vivants, générant des pages de livre sur tout le corps. Il peut ensuite se déplacer à la vitesse de la lumière pour "consulter" la personne : il peut lire tout son passé et surtout écrire son avenir. En effet ce Stand, en écrivant quelque chose dans les pages de la personne, dictera ses prochaines actions. Il peut par exemple interdire à quelqu'un de l'attaquer en écrivant simplement tu n'attaqueras pas Rohan Kishibe et peut même faire faire à des personnes des choses normalement impossibles (comme ordonner à quelqu'un de s'enfuir à une vitesse de , alors que les plus grands sprinters n'atteignent pas ). Rohan peut arracher des pages d'une personne, ce qui les allège mais leur fait également perdre la mémoire.

 Ratt / Mushikui et Mushikuidenai

Ratt est un Stand existant en deux exemplaires que se partagent deux rats transpercé par la Flèche. C'est une sorte de petit tank ovoïde à quatre pieds capable de tirer des dards empoisonnés à grande vitesse. Si les dards touchent quelque chose ou quelqu'un, ils le liquéfieront et rien ne semble résister à cela. Du coup, une demi-douzaine de coups est largement suffisante pour tuer un être humain. Ce Stand a permis au premier rat d'anéantir ses congénères et à les fusionner en un cube de chair.

 Harvest / Shigekiyo "Shigechi" Yangu

Ce Stand multiple est constitué de cinquante petits êtres rayés capables de retrouver ce que Shigekiyo leur décrit. Cela fonctionne pour tout, y compris les liquides mais Shigekiyo l'utilise surtout pour se constituer une petite fortune en amassant toutes les pièces de monnaie tombées ou égarées dans la ville. Harvest permet également à Shigekiyo de pouvoir s'enfuir rapidement en le supportant et en s'envolant mais également attaquer un adversaire discrètement. Il dispose d'utilisations quasi infinies mais il est limité par la stupidité de Shigekiyo.

 Killer Queen / Yoshikage Kira

Ce Stand est capable de transformer quelqu'un ou quelque chose en bombe en la touchant. Une fois que Killer Queen mime le geste d'un appuiement sur un détonateur avec sa main, la cible explosera. Killer Queen n'a pas de limite et peut faire exploser tout ce qu'il peut toucher, Yoshikage Kira s'en servant pour faire disparaître les corps de ses victimes ou de ceux qui le traquent. Killer Queen peut également créer une cavité dans son ventre pour y stocker quelque chose, en l'occurrence la plante-chat Stray Cat.

Dans le gant gauche de Killer Queen se trouve son deuxième pouvoir, une bombe à tête chercheuse nommée Sheer Heart Attack. Elle ressemble à un petit tank doté d'une carapace et d'un crâne à oreilles de chat. Ce Stand automatique traque l'ennemi en ressentant sa chaleur corporelle et dispose d'un rayon illimité. Cependant, si une source de chaleur se manifeste, Sheer Heart Attack la prendra pour cible, ce qui le rend versatile. Il semblerait que la cible doit croiser le regard de Sheer Heart Attack pour qu'elle s'active (puisqu'elle répète éternellement regarde-moi à la victime). Si ce Stand est attaqué, c'est la main gauche de Kira qui en sera affectée, reposant à la base dans le gant gauche de Killer Queen. Enfin, même si Sheer Heart Attack est actif, Killer Queen peut toujours protéger Kira au corps-à-corps et faire exploser des choses.

Enfin, une troisième capacité, du nom de Bites The Dust est acquise en fin de partie lorsque Yoshikage Kira est transpercé une seconde fois par la Flèche. Bites The Dust est une version miniature de Killer Queen. Kira peut l'utiliser lorsqu'il se trouve dans une mauvaise posture. Il la place sur une personne qui connaît ses secrets et qui n'est pas un manieur de Stand. Lorsque la cible parle de Kira à une autre personne, si cette personne découvre le secret de Kira par déduction ou en lisant dans l'esprit de la cible (comme Rohan via Heaven's Door), Bites The Dust déclenchera une explosion qui tuera cette personne. Si une personne voit Bites The Dust, le Stand se téléporte dans ses yeux et le fait mourir de la même manière, par une explosion. Après cela, se produit un bond en arrière dans le temps d'environ une heure. Il n'y a que l'hôte de Bites The Dust et Yoshikage Kira qui se souviennent de ce qu'il s'est déjà passé. Le temps reprend son cours et les actions effectuées se répètent, ainsi les personnes tuées avant le retour en arrière découvriront à nouveau le secret de Kira et ainsi mourront d'une explosion. L'explosion se produisant lorsque l'hôte permet directement de découvrir le secret de Kira, le seul moyen d'échapper à la mort est de découvrir ce secret non pas via l'hôte mais par Kira lui-même (en l'écoutant à son insu par exemple). Mais cette situation n'est possible que si Kira commet l'erreur de dévoiler son identité en présence d'autrui, se sentant en toute impunité. L'hôte ne peut pas se suicider pour déjouer Bites The Dust car le Stand le protégera automatiquement, y compris si Kira lui-même l'attaque.

Bites The Dust n'a quasiment aucun point faible, si ce n'est que Kira doit la désactiver pour que Killer Queen puisse se battre. Lorsque Sheer Heart Attack est activée, Killer Queen peut toujours utiliser le corps-à-corps. Les trois bombes ont le pouvoir de complètement désintégrer leur victime, ne leur laissant aucune chance de survie et surtout aucune trace. Si la victime est une jeune femme, il ne subsistera d'elle que sa main, Yoshikage Kira étant fétichiste.

 Cinderella / Aya Tsuji

Cinderella est capable de modifier l'apparence de quelqu'un et possède une capacité à mémoriser les visages qui est infaillible. De plus, Cinderella peut modifier de façon anecdotique un visage pour lui donner une sorte d'aura qui le rendra plus chanceux. Les modifications de Cinderella peuvent être limitées dans le temps.

 Atom Heart Father / Yoshihiro Kira

Du fait que son porteur est mort, ce Stand n'existe que dans une photographie. Du fait de sa nature de fantôme, Yoshihiro peut se rendre invisible afin de se placer non-loin de l'ennemi et activer un appareil photo. Toute personne prise en photo avec le fantôme de Yoshihiro sera comme bloquée dans cette photo et ne pourra pas en sortir : bien que la cible reste dans le monde réel, la photo délimite un cadre dans ledit monde réel qu'elle ne pourra pas franchir. De plus, Yoshihiro peut attaquer les gens dans la photo, ce qui blessera réellement les personnes sans que ceux-ci puissent lui faire la moindre chose. Enfin, si une nouvelle photo est prise de Yoshihiro, cela annulera les effets de la précédente : ainsi, si Yoshihiro se retrouve à être le seul sur une photo, il perd toute emprise sur l'adversaire. Cependant, il peut toujours utiliser la photo comme d'un moyen de transport en la faisant voler. C'est ainsi qu'il se déplacera à travers la ville de Morio et transpercera plusieurs personnes avec la Flèche pour en faire de nouveaux manieurs de Stands. À noter que le fantôme de Yoshihiro à besoin d'une photo à habiter pour subsister : si la photo est détruite, le fantôme est neutralisé et rejoint l'au-delà.

 Boy II Man / Ken Ooyanagi

Ce Stand est capable de voler le Stand des autres. Pour cela, Ken doit tout d'abord défier et battre sa victime à un jeu de janken (pierre-feuille-ciseaux). S'il gagne, Ken gagne le contrôle d'un tiers du Stand ennemi. Toutefois, si Ken perd trois fois de suite, il ne peut plus jamais utiliser son pouvoir sur le vainqueur. On ne sait pas si ce Stand fonctionne sur des personnes ne possédant pas de Stand. Il est à noter que généralement, un Stand amputé ne serait-ce que d'un tiers de sa puissance perdrait la capacité d'utiliser son pouvoir sur Ken puisque celui-ci peut également contrôler ce pouvoir avec le tiers du stand qu'il a volé et ainsi annuler l'attaque.

 Earth, Wind and Fire / Nu Mikitaka Nishi

Ce Stand est assez polémique dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure mais l'auteur a confirmé que ces pouvoirs étaient bien d'origine Stand. Ce Stand permet à son utilisateur de changer de forme en se transformant en n'importe quoi comme des jumelles ou des dés. Cependant, il ne peut pas se transformer en quelque chose de plus grand qu'un humain ou trop complexe comme un ordinateur ou une bombe. Pour une raison inexpliquée, Mikitaka ne peut pas voir les autres Stands. De plus, sans que l'on sache si c'est un effet du Stand ou pas, Mikitaka ne supporte pas les bruits de sirènes. Il prétend lui-même tenir ses pouvoirs de son origine extra-terrestre.

 Highway Star / Yuuya Fungami

Highway Star possède deux formes : une humanoïde et une où il se démultiplie sous la forme d'empreintes de pieds. Highway Star est très rapide à la course (atteignant une vitesse limite de ). Il est également capable de créer des illusions (mais apparemment uniquement à l'endroit où Fungami a eu son accident qui a créé l'éveil de ce Stand). Toutefois, le pouvoir principal de Highway Star est qu'il est capable de priver son adversaire de ses nutriments et donc de pomper son énergie. Enfin, si nécessaire, Highway Star peut traquer un adversaire automatiquement grâce à son odeur (l'odorat de Fungami est également très développé depuis qu'il a ce Stand, à hauteur de vingt fois plus qu'un odorat humain normal).

 Stray Cat / Tama (plante-chat)

Après avoir été percé par la flèche, le chat nommé Tama n'a apparemment pas développé de Stand mais est pourtant resté en vie. Ce n'est qu'à sa mort que Stray Cat, fusionnant l'esprit de Tama avec une plante, révéla son pouvoir. En fait, Stray Cat permet, via la photosynthèse, de produire une grande quantité d'air, qui est ensuite réutilisée comme projectile, en condensant cet air en balle. Du coup, la plante-chat peut tirer des projectiles invisibles capable de déchirer sans problème les tissus humains, ce qui en fait une arme anti-personnelle redoutable. De plus, en réorganisant le dioxygène présent dans l'air, Stray Cat permet d'influencer sur la densité de l'air environnant, permettant à la plante-chat de se créer un bouclier d'air, quasi indestructible tout autour d'elle ou encore de priver une petite zone d'oxygène.

 Super Fly / Toyohiro Kanedaichi

Un Stand tangible et absolument non manipulable, même son porteur ne peut le contrôler (il prétend que sa mort n’entraînera d'ailleurs pas la destruction du Stand). Super Fly est un pylône électrique qui maintient Kanedaichi prisonnier : en effet, une personne doit fournir de l'énergie au pylône et une personne seulement. Super Fly est indestructible car il s'auto-répare et peut renvoyer telle quelle n'importe quelle attaque intentée sur sa structure. Kanedaichi a parfaitement maîtrisé ce système de ricochet et peut l'utiliser à son avantage : en attaquant le pylône et en esquivant la riposte, il peut diriger des attaques indirectes.

 Enigma / Terunosuke Miyamoto

Enigma est capable de piéger toute chose dans un morceau de papier. Cela marche pour tout ce qui est non-vivant sans contrainte, en revanche, pour les êtres vivants, il faut au préalable que Miyamoto repère son "signe de peur". En effet, sous l'effet de la peur, chacun réagit différemment (mordillement des lèvre, clignement des yeux...). Si Miyamoto trouve le signe propre à un individu, Enigma peut utiliser cette peur pour complètement paralyser son adversaire et l'enfermer dans un morceau de papier (une fois enfermée, la victime est évidemment impuissante). Enigma peut contenir dans ses morceaux de papier de très gros objets, tels des voitures ou des imprimantes mais son point faible est qu'il suffit de déplier simplement le morceau de papier pour libérer ce qui est scellé dedans. En revanche, le déchirer ou le brûler entraînera des dommages sur la personne ou l'objet à l'intérieur. Miyamoto peut également se transformer lui-même en papier pour voler ou esquiver les attaques adverses.

 Cheap Trick / Masazo Kinoto - Rohan Kishibe

Ce Stand est incontrôlable car son possesseur initial, l'architecte Masazo Kinoto, était trop faible. Cheap Trick s'accroche au dos de son manieur et lui souffle des ordres à l'oreille pour le compte de Yoshihiro Kira qui la crée avec la Flèche. Si quelqu'un d'autre voit le dos du manieur, non seulement Cheap Trick tuera ce manieur en lui déchirant le dos et en aspirant ses forces le réduisant à l'état de minuscule cadavre (dans le même principe que les têtes réduites Jivaros), mais il s'accrochera à la personne qui l'a vu et deviendra son Stand. Ainsi, si le nouveau porteur tente d'attaquer Cheap Trick, il se blessera lui-même. Le manieur est alors soumis à une terrible pression car si quelqu'un d'autre voit son dos, il mourra. Il doit alors se déplacer dos au mur ou au sol, quitte à passer pour un fou. De plus, Cheap Trick peut prononcer des phrases en faisant croire que c'est son porteur qui les a dites pour pousser quelqu'un à le voir et ainsi, tuer son hôte et en parasiter un autre. Le seul pouvoir de Cheap Trick est donc, comme il l'avoue, de savoir parler : il ordonne à son hôte de réaliser une tâche, se moque de lui sans cesse et peut également parler aux animaux. Pour se débarrasser de lui, Rohan ira à la rue hantée de Morio et Cheap Trick sera happé par des esprits malveillants.

Partie 5 - Golden Wind 

 Gold Experience - Gold Experience Requiem / Giorno Giovanna

Un Stand relativement rapide et fort en combat rapproché, bien que limité à quelques mètres. Son pouvoir principal consiste à transformer ce qui est inanimé (ou non-vivant) en quelque chose de vivant. Ainsi, il peut transformer une pierre en souris, un balcon en lierre, etc. Il peut utiliser ce pouvoir pour soigner des blessures, y compris les siennes (toutefois, il a besoin de ses mains pour cela). De plus, n'importe quelle attaque lancée sur la forme de vie créée par Gold Experience est retournée vers l'attaquant. Si un être humain est frappé par Gold Experience, son esprit, ses réflexes et ses sens deviendront extrêmement rapides, mais pas son corps. Concrètement, il n'est plus possible pour la cible de bouger ou d'attaquer correctement.

Version améliorée du précédent, Gold Experience Requiem est capable d'annuler les effets de stand (face a diavolo qui avait effacé le temps on pouvait croire qu'il avait remonté le temps mais non car il avait juste annulé le temps effacé du temps). Bien sûr, il est toujours très fort au corps à corps, ceci étant accentué par le fait qu'il dispose d'une capacité ultime (vraiment ultime pour le coup) : ceux tués par ce Stand se retrouvent à mourir de différentes façons revenant à la vie au moment de leur mort pour mourir de nouveau plus tard et ce, semble-t-il, éternellement. Le Stand est désormais en partie indépendant (il a l'usage de la parole) et protège malgré tout Giorno car il est toujours lié à lui. Seul le Stand a conscience de son pouvoir de boucles, ce qui le rend encore plus dangereux car il est, contrairement à son manieur, impossible à surprendre. C'est sans doute le Stand le plus invincible vu jusqu'alors. 

 Sticky Fingers / Bruno Buccellati

Un Stand assez doué au corps à corps. Néanmoins, comme Gold Experience, son rayon d'action est court (). Son aptitude est de pouvoir crée des zippers sur n'importe quelle surface. Par exemple, il peut s'enfuir d'une pièce en créant un zipper sur un mur en place de porte. En combat, il peut neutraliser un opposant en le "dézippant", c'est-à-dire en ouvrant des zippers partout sur l'ennemi. Le corps ne peut plus fonctionner et l'ennemi est neutralisé. Les zippers de Sticky Fingers peuvent également servir de points de suture pour contenir une blessure.

 Black Sabbath / Polpo

Un Stand automatique doté d'une des flèches en guise de langue. Si Polpo donne un ordre à quelqu'un, que celui-ci accepte de le suivre et qu'il finit quand même par désobéir, Black Sabbath a ordre de le transpercer avec la flèche. Black Sabbath se déplace dans les ombres et est quasi invincible en combat rapproché. Toutefois, il est possible de le vaincre s'il ne peut plus trouver d'ombres proches ou s'il est exposé à une forte lumière.

 Moody Blues / Leone Abbacchio

C'est un genre de magnétoscope qui peut rejouer les actions qu'a fait une personne à un endroit donné pendant une certaine période (de quelques minutes à quelques années). C'est un Stand très pratique pour collecter des informations, mais quand il utilise cette technique, il est complètement vulnérable. Moody Blues semble être capable de changer d'apparence pour duper l'ennemi.

 Soft Machine / Mario Zucchero

Il est doté d'une petite dague. S'il blesse une personne avec, celle-ci sera comme dégonflée et ne pourra plus bouger. Soft Machine est capable de se dégonfler lui-même, ceci lui permet de s'infiltrer partout. Une personne dégonflée ne peut absolument plus rien faire, à part respirer.

 Sex Pistols / Guido Mista

Sex Pistols se manifeste sous la forme de six petits Stands humanoïdes, possédant un numéro de 1 à 7 (il n'y a pas de chiffre quatre, car Mista le considère malchanceux). Mista utilise ce Stand en conjonction avec son revolver, plaçant chacun des Sex Pistols avec une balle. Une fois tirée, une balle peut changer de trajectoires, dirigée par le Stand qui la chevauche (chaque petits Stands chevauche une balle), ou par un coup de pied d'un des Sex Pistols. Les atouts principaux de ce Stand sont qu'il possède une intelligence et une autonomie propre, mais surtout qu'il soit multiple ce qui permet de coordonner plusieurs tirs en même temps.

 Kraft work / Sale

Son principal pouvoir consiste à modifier la vitesse affectant divers objets ou personnes. De plus, tout ce qui touche le Stand ou Sale est immédiatement stoppé. Les objets dont la vitesse est ramenée à zéro flotte dans les airs. Il peut également renvoyer à l'utilisateur des projectiles divers en redonnant de l'énergie cinétique à un objet stoppé.

 Little Feet / Formaggio

Il est capable de rapetisser instantanément son utilisateur et de façon plus progressive les ennemis en les blessant avec son index (qui possède une petite griffe). Seule la mort peut permettre à une personne frappée par Little Feet de recouvrir sa taille réelle. Hormaggio ne peut pas se faire grandir, seulement devenir plus petit, ce qui est quand même très pratique pour se cacher.

 Aerosmith / Narancia Ghirga

C'est un petit avion (de la taille d'un modèle téléguidé), qui est muni de petites mitrailleuses et de missiles (de la puissance d'une grenade environ). Aerosmith est équipé d'un radar qui fonctionne en détectant le  rejeté par les êtres vivants. Les armes d'Aerosmith sont peu précises, mais possède une grande cadence de tir, malgré sa petite taille, ce Stand peut sans problème pulvériser une petite voiture d'un missile, ou cribler de balles une personne.

 Man in the Mirror / Illuso

Il est relativement faible vis-à-vis d'autres Stands mieux bâtis pour le corps à corps, mais il a la capacité d'attirer les gens dans des miroirs. Ainsi fait, les adversaires d'Illuso se retrouvent dans un genre de dimension parallèle ou ils ne peuvent utiliser leurs propres Stands (puisqu'Illuso n'a pas permis au Stand de venir). Si Man in the Mirror se déplace dans les miroirs, il le fait également dans les bris de miroirs. Ce Stand semble être un condensé de Death Thirteen et de Hanged Man de la troisième partie.

 Purple Haze / Pannacotta Fugo

Purple Haze est un Stand de corps à corps surpuissant. En effet, sur ses premières phalanges et ses poings se trouvent des capsules qui renferme un virus mortel. Si Purple Haze frappe quelque chose, les capsules se brisent et peuvent tuer n'importe quel être vivant en moins de 30 secondes, elles peuvent aussi se détacher du poing pour atteindre une cible éloignée ou au cas où son coup serait arrèté où dévié. Le principal problème de Purple Haze est qu'il est très impulsif (il frappe partout, comme le dit Abbacchio en faisant référence au tempérament de Fugo) et surtout le virus est mortel pour tout le monde, même les alliés de Fugo (il est le seul à y être immunisé), de plus il est maniaque de la propreté surtout celle de son corp, et comme il donne l'impression d'être enragé du fait qu'il bave il se déconcentre très vite quand sa bave le touche. Il est à noter que le virus ne supporte pas la lumière : du coup, en plein jour et en gardant une bonne distance, on ne risque pas grand-chose.

 Mister President / Coco Jumbo (Tortue)

Localisé sur le dos d'une tortue, il s'agit en fait d'une pièce contenant sofas, nourriture, boissons, livres... C'est un transport furtif très pratique (puisqu'il s'agit d'une tortue). Il est même capable de permettre à un fantôme de rester sur Terre.

 Beach Boy / Pesci

Le Stand a l'apparence d'une canne à pêche. Quand Pesci s'en munit, il peut détecter la présence des différents êtres vivants aux alentours. De plus, Beach Boy peut traverser les matières solides et pénétrer dans les adversaires pour les attirer vers Pesci ou les lacérer de l'intérieur. Toute attaque lancée sur le fil se retourne sur la personne qui y est attachée.

 The Grateful Dead / Prosciutto

Ce Stand est capable d'accélérer le vieillissement de toutes personnes aux alentours jusqu'à la mort. Plus le corps est froid, moins le pouvoir de The Grateful Dead est efficace. The Grateful Dead étant de plus couvert d'yeux, il est impossible de le surprendre. Prosciutto peut lui-même manipuler son âge, rajeunissant ou vieillissant à volonté.

 Baby Face / Melone

Ce Stand a d'abord l'apparence d'un genre d'ordinateur. C'est un Stand automatique qui grâce à l'ADN d'un homme et le corps d'une femme permet de créer un petit Stand. Ce nouveau Stand est éduqué par Melone pour pouvoir tuer les cibles que ce dernier lui assigne. Baby Face est relativement fort, car il est capable de séparer des bouts de ses adversaires (ce qui les mutilent gravement), ou encore de se disperser sous forme de petits cubes. Il peut ensuite assembler de nouveau les morceaux sous n'importe quelle forme. Baby Face étant un Stand automatique, il n'est contrôlé qu'indirectement par Melone et celui-ci peut donc perdre complètement l'usage de son Stand s'il l'énerve.

 White Album / Ghiaccio

Ce Stand prend l'apparence d'une armure capable de geler tout ce qu'elle touche et de disperser un vent glacial. Il est également capable de nullifier toute vitesse en s'entourant d'un froid au zéro absolu. Son point faible se trouve à la base de la nuque, c'est un trou qu'il utilise pour respirer, du moins c'est ce que l'on croyait. En réalité, il peut boucher ce trou sans problème et rendre l'air liquide grâce au pouvoir de son Stand, le faire rentrer dans son armure et le rendre de nouveau gazeux. Il peut également retourner les attaques lancées à distance en manipulant la température de l'air ambiant. Ce Stand est en lui-même presque indestructible, car pouvant atteindre le zéro absolu peut arrêter tout mouvement, glacer tout ce qui est possible d'être glacé. La défaite de son possesseur a été plutôt le coup d'une inattention qu’autre chose.

 King Crimson - Epitaph / Diavolo (Boss) - Vinegar Doppio

Le pouvoir de ce Stand est d'effacer le temps pour une durée de 0,5 à 10 secondes. Concrètement, ce pouvoir se manifeste de plusieurs façons et il est le plus complexe dans l'univers de JoJo (son pouvoir fait toujours polémique parmi les fans). Tout d'abord, imaginons le temps comme une ligne droite et plaçons-y deux évènements A et B, soit la ligne temporelle : ---A---B---. King Crimson a le pouvoir de supprimer l'intervalle de temps entre A et B. On passe à ça : ---AB---. En fait, le temps saute de A à B, mais personne ne se souviendra de ce qui aurait dû se passer, à part Diavolo lui-même (c'est logique puisque le temps étant effacé, on ne peut se souvenir de quelque chose qui n'a jamais eu lieu, cela ne tient même pas vraiment de la mémoire). Durant un intervalle de temps égal à celui qui sera supprimé, le Boss peut agir normalement durant le temps effacé, il voit les différents mouvements des gens et des Stands tandis que les autres personnes, elles, continuent leurs actions normalement au moment où King Crimson a activé son pouvoir. Lorsque le Stand arrête d'effacer le temps, les victimes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé.

Le Boss continue d'interagir avec l'environnement, mais seul le résultat de ses actes demeurera (si une balle le traverse, la balle continuera son chemin normalement mais le Boss ne sera pas blessé car il aura effacé le moment où il aurait été touché). Exemple de ce pouvoir : lorsque le Boss se bat, il peut effacer le temps, se déplacer jusqu'à l'endroit où finira le mouvement de sa victime, placer un couteau à cet endroit. Le pouvoir s'arrêtant, l'effet sera le même que si la victime s'était jetée sur le couteau ! Un autre effet est que si le Boss s'apprête à recevoir un projectile dans les prochaines secondes, il peut effacer le moment où cela arrive. Un point faible est que le Boss ne peut pas attaquer une personne durant le temps effacé. S'il le fait, le temps ayant été effacé, il ne l'aura en fait jamais attaqué.

Lorsque Vinegar Doppio manipule ce Stand, le pouvoir de King Crimson est un peu différent de celui du Boss, mais c'est uniquement car Doppio comprend mal le pouvoir du Stand. King Crimson permet à Doppio de voir les dix prochaines secondes à venir, ce qui lui permettra d'anticiper tous les mouvements de l'adversaire. King Crimson n'est alors plus qu'Epitaph, le pouvoir secondaire du Stand (que Diavolo peut utiliser lui aussi). La différence entre Doppio et le Boss est que durant l'intervalle de temps effacé, Doppio reste passif (alors qu'il pourrait bouger et attaquer), le Boss lui est actif et agit librement.

 Clash / Squalo

Ce Stand a l'apparence d'un requin. Il est capable de se téléporter dans les liquides et d'attaquer à travers eux. Comme c'est un requin, il ne peut vivre très longtemps hors de l'eau. Il semblerait qu'il puisse modifier la taille de son corps en fonction du volume d'eau dans lequel il est immergé. Son apparence est relié au nom de son porteur, puisque « Squalo » signifie « requin » en italien.

 Talking Head / Tiziano

Ce petit Stand est très peu puissant mais peut être très dangereux au sein d'un groupe ennemi. En fait, Talking Head se place sur la langue d'un adversaire, puis celui-ci semble incapable de communiquer quoi que ce soit de vrai (par la parole, en écrivant quelque chose, ou même en gesticulant).

 Notorious B.I.G / Carne

Étrangement, ce Stand ne s'active qu'à la mort de son porteur. Une fois fait, la vitesse et la portée du Stand est illimitée. Notorious B.I.G est apparemment invincible puisque son utilisateur est déjà mort, mais il est néanmoins incapable d'agir par lui-même : il n'agit que par instinct, bondissant sur n'importe quelle chose en mouvement. Ce Stand est principalement capable d'infecter la matière, pouvant ainsi posséder des choses vivantes, l'objet possédé se détériorant au fur et à mesure. Plus ce Stand a infecté de matière, plus il grossit. Il n'attaque que les objets en mouvement et ne poursuit que le plus rapide d'entre eux.

 Spice Girl / Trish Una

Le pouvoir de Spice Girl est de rendre élastique tout ce qu'elle frappe. Grâce à cela, elle est capable de rendre un objet virtuellement indestructible aux coups physiques. La cible de Spice Girl se déformera alors sans se détruire. Spice Girl a également la possibilité de faire regagner sa solidité à un objet initialement frappé et rendu mou. Spice Girl est également la seule capable de trancher nettement ce qu'elle a rendu élastique. Spice Girl est un Stand assez particulier, car elle est dotée d'une certaine volonté (tout comme Sex Pistols ou Echoes Act 3) et est en mesure de parler et d'aider mentalement Trish. Le cri de guerre de Spice Girl est WAANNAABEE, référence à la chanson Wannabe du groupe éponyme.

 Metallica / Risotto Nero

Metallica est un Stand multiple constitué de centaines de petits Stands, vaguement humanoïdes, de la taille d'un dé à coudre. Metallica est capable de modifier la forme des métaux et également de les rassembler en utilisant les champs magnétiques. La principale technique de ce Stand est de transformer le fer du corps de ses adversaires en un objet tranchant (lames de rasoir, ciseaux, clous...) directement de l'intérieur, ce qui permet de tuer l'adversaire très rapidement si ce dernier fait l'erreur de se placer dans le rayon d'action de Metallica. Ce Stand est également capable de partiellement rendre son utilisateur translucide et donc quasiment invisible (toujours en utilisant les champs magnétiques). Si une personne a trop de son fer transformé par ce Stand, il meurt d'insuffisance ferreuse. Du coup, plus le combat s'éternise, plus Risotto est avantagé.

 Green Day / Cioccolata

Green Day est capable de projeter dans l'air et sur une très grande surface des spores qui seront fatalement absorbées par les ennemis. Les spores ont le pouvoir de faire pourrir ce qu'elles ont infecté (en commençant par les extrémités : doigts, cheveux...), à la condition que la victime descende à une altitude plus basse que son altitude actuelle. Par exemple, une personne sera attaquée par la pourriture si elle descend un escalier, si elle le monte en revanche, il n'y a pas de problème. Normalement, Green Day s'utilise en conjonction avec le Oasis de Secco.

 Oasis / Secco

Oasis est un genre d'armure (un peu comme White Album). Oasis protège son porteur, mais elle le rend également plus rapide, précis et puissant. La principale aptitude d'Oasis est qu'il peut transformer ce qu'il frappe en boue liquide, qui redurcira quelques secondes plus tard. Concrètement, Secco peut l'utiliser pour se déplacer sous terre où il creuse des trous. Toutefois, il ne sait jamais où il va vraiment ressortir. Si nécessaire, Oasis peut également décomposer des gens, mais pour cela il faut qu'ils restent longtemps en contact avec Oasis. Ce dernier, en conjonction avec Green Day, est redoutable car la boue fait s'enfoncer les opposants de Secco qui perdent de l'altitude, ce qui les rend vulnérables à Green Day... Secco peut également projeter de larges pointes de roches : en mangeant la boue transformée par Oasis puis en la recrachant, la boue se solidifiera dans les airs, empalant ce qui se trouve devant lui.

 Silver Chariot Requiem - Requiem / Jean Pierre Polnareff

Ce Stand est l'évolution de Silver Chariot. Polnareff a fait évoluer son Stand grâce à une des flèches. Requiem est devenu accidentellement indépendant de Polnareff, il n'est plus du tout contrôlé et est devenu une entité propre. Il est le gardien d'une des flèches et fera tout pour la protéger.

Requiem représente le miroir de l'âme. Son pouvoir consiste à échanger l'âme (et donc le Stand) de deux personnes proches. Lorsqu'il l'utilise, il peut spécifier une certaine zone où cela aura lieu, toutes les personnes dans cet endroit s'endormiront, puis se réveilleront dans le corps de l'être vivant le plus proche (cela fonctionne aussi avec les animaux, une personne peut donc échanger avec un animal). Un autre aspect de ce Stand, est qu'il est plus ou moins capable de pousser un Stand à agir pour quelques secondes, contre son porteur, mais cela uniquement s'il se trouve d'abord attaqué. En fait, c'est la flèche qui se défend de l'attaque et pousse le Stand contre son porteur.

Enfin, comme Requiem porte une des flèches, il peut accélérer l'évolution de toutes choses, dans un rayon qui grandit peu à peu. De même, les Stands sont plus puissants. Cela est assez impressionnant de voir toutes les formes de vie évoluer en quelques minutes et atteindre des changements qu'y aurait normalement été atteint en plusieurs millions d'années. Cette évolution est d'autant plus rapide si l'on a touché la flèche. Contrairement à Silver Chariot, Requiem est sombre et noir, la rapière de l'ancien Stand a disparu puisque Requiem manie maintenant une des flèches. Si Requiem est détruit, tous les effets s'étant produit de son fait s'arrêteront : chacun retrouvera son corps, l'évolution sera suivie d'une récession ramenant les choses à leur état originel.

Requiem, bien que tangible (il est vulnérable aux attaques humaines telles que des balles ou des coups physiques), est quasiment invulnérable. En effet, son corps est capable de se recomposer quelles que soient les blessures subies. C'est le Boss qui comprend le point faible de ce Stand en regardant son ombre. En effet, peu importe d'où part le soleil, chacun voit l'ombre de Requiem comme étant opposé à lui (car ce Stand est le miroir de l'âme). Après avoir compris cela, le Boss en arrive à la conclusion que c'est l'ombre de Requiem qui est son véritable corps. Si l'ombre de Requiem est attaquée, le Stand meurt.

 Rolling Stones / Scolippi

Ce Stand est quasi indépendant. Si une personne est sur le point de mourir, Rolling Stones ira la voir. Le Stand, qui d'ordinaire a l'apparence d'une boule de pierre marquée d'un symbole (un carré avec une croix à l'intérieur), se transformera en une pierre ayant l'apparence de sa "cible". Si la personne accepte alors sa future mort, Rolling Stones fera en sorte que celle-ci soit douce et utile à ses prochains.

Partie 6 - Stone Ocean 

 Stone Free / Jolyne Kujo

Stone Free apparaît d'abord sous l'apparence de fils, qui poussent au bout des doigts de Jolyne et qui lui permettent de saisir des objets ou d'écouter des conversations à distance. Plus tard, le Stand révèle sa vraie apparence et son vrai pouvoir : il peut se dissocier ou dissocier le corps de Jolyne en genre de cordes que celle-ci contrôle par la pensée. Grâce à ce pouvoir, elle peut s'infiltrer partout, esquiver différentes attaques, etc. Stone Free devient toutefois très faible lorsqu'elle se sépare de trop. Stone Free est d'ailleurs, en somme, assez fragile (surtout vis-à-vis des Stands des précédents héros tels Star Platinum et Gold Experience). Toutefois, sa vitesse et ses pouvoirs lui permettent d'échapper à l'adversaire et de ne pas se confronter à lui dans un bête test de force. Il permet également de faire des points de suture et de modifier le corps de Jolyne de façon partielle. Stone Free crie « Ora Ora » lorsqu'elle frappe, comme le Star Platinum de Jotaro, un cri de guerre familial donc, tel le « Muda Muda » de Dio et Giorno.

 Goo Goo Dolls / Guess

Ce Stand peut rapetisser instantanément une personne, jusqu'à une taille de quelques centimètres. Goo Goo Dolls aura également tendance à tuer toute personne en son pouvoir, qui ne respectera pas les ordres de Guess. Comme ce n'est pas un Stand automatique, la personne rapetissée reprend peu à peu sa taille normale si elle s'éloigne de Guess. Il est à noter que bien que ce pouvoir se rapproche de celui du Little Feet de Formaggio (dans Golden Wind), il ne peut pas, contrairement à celui-ci, rapetisser Guess.

 Manhattan Transfer / Johngalli A

Ce petit Stand est un genre de satellite capable de détecter les mouvements de personnes grâce aux variations de l'air. Comme Jongalli A est aveugle, cela lui permet de repérer ses cibles. En outre, Jongalli A se sert de son Stand pour rediriger les balles qu'il tire. La portée de ce Stand est assez phénoménale. Il lui sert principalement d'œil mobile.

 White Snake / Enrico Pucci

Ce Stand peut séparer l'âme d'une personne et la transformer en DISC (un disque avec l'inscription DISC dessus). Si la cible possède un Stand, un deuxième DISC est créé contenant ledit Stand. Pucci a réussi, grâce à cette aptitude, à se créer tout un stock de Stand. Une personne ayant son Stand volé tombera dans un état comateux qui se soldera par la mort si un autre Stand n'est pas inséré, que ce soit le sien ou non. Les DISC sont indestructibles et si deux DISC-âmes sont en une personne, elle mourra en quelques minutes, détruisant les deux DISC. White Snake peut également créer des DISC contenant un ordre qu'il plante ensuite dans un être vivant qui devra respecter l'ordre.

Une autre technique de White Snake est de transformer un espace fermé, comme une pièce par exemple, en estomac. Si une personne reste dans la zone visée, elle est comme digérée par White Snake et désintégrée. Dans cet espace règne également une puissante illusion qui fait rêver et délirer les personnes, les empêchant de voir le danger venir. Si une chose trop étrange arrive dans l'illusion, les victimes peuvent s'en rendre compte et se réveiller inconsciemment, ce qui ne les sort pas totalement de l'embarras car ils ont été attaqués par le pseudo-estomac. On ne sait néanmoins pas s'il s'agit d'un pouvoir original de White Snake ou celui d'un DISC, mais la non-utilisation du pouvoir ensuite laisse penser a la seconde solution.

 Kiss / Hermès Costello

Kiss permet à Hermès de générer des stickers par les paumes des mains. Lorsqu'elle met un de ces stickers sur une personne ou un objet, il se dédouble. Tant que le sticker est sur la cible, le double demeurera, mais si ledit sticker est détruit ou enlevé, les deux objets redeviendront un. Lors de la réunification, l'unique objet recréé sera partiellement endommagé. Hermès peut donc se servir de son pouvoir offensivement : elle colle un sticker sur une personne puis le retire, ce qui lui inflige alors des dégâts. Ce Stand permet un vaste éventail de stratégie et de coups à retardement. Lorsque deux éléments redeviennent un, la force d'attraction qui les fait se mouvoir est supérieure a toute autre force, y compris les forces gravitationnelles ou liées au temps.

 Highway to Hell / Thunder McQueen (DISC)

Ce Stand a comme pouvoir de suicider une personne de la même façon que son porteur. Ainsi, tous les dégâts infligés par McQueen sur lui-même se répéteront également sur la cible de Highway to Hell. Par exemple, si McQueen se noie la personne visée souffrira elle aussi des effets de la noyade, même s'il n y a pas d'eau à côté. Elle se retrouvera également dans la même position que McQueen et peut donc léviter lors d'une pendaison par exemple.

 Burning Down The House / Emporio Alnino

Ce Stand existe sous la forme d'une pièce et au sein d'Emporio comme un sac qui émerge de son nombril. On peut considérer ses créations comme des manifestations du Stand lui-même. Il est capable de créer des dimensions parallèles dans des endroits spéciaux et de faire resurgir les esprits des choses détruites en ce lieu. Il ne peut pas faire resurgir les esprits des choses vivantes. Les esprits des objets n'ont pas d'effets réels sur les êtres vivants, mais sont tout de même tangibles : un revolver peut être saisit et actionné mais il ne tue pas, un jus d'orange ne peut être consommé (bien que l'on en ressente le goût). Personne ne peut entrer dans la dimension d'Emporio sans y avoir été attiré par celui-ci. Les règles physiques continuent de s'appliquer dans le Stand, qu'Emporio le veuille ou non. Burning Down The House peut être comprimé sous forme d'un sac. Emporio peut stocker une quantité quasi illimitée de choses dans ce sac, du moment qu'elles aient la place d'y rentrer à l'origine (il ne peut pas faire rentrer une voiture par exemple, car l'orifice est trop petit pour ça).

 Foo Fighters / Foo Fighters (DISC)

Ce Stand est doté d'une particularité troublante : il n'existe que comme Stand, il n'a pas d'utilisateur mais a plusieurs formes. Il existe en fait sous forme de micro planctons qui fusionnent pour former de plus gros organismes. Il se développe d'abord dans l'eau, ou les planctons sont minuscules, ils se dédoublent néanmoins vite pour former une seconde forme plus grande et plus humanoïde, qui ne peut toujours vivre que dans l'eau ou à proximité d'une source d'eau. Il peut ensuite prendre le cadavre de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour atteindre son stade final où il peut vivre sur la terre ferme. Il a néanmoins besoin de s'hydrater régulièrement et ne peut pas tenir trop longtemps sans se recharger. Dans cette forme, il peut se désolidariser pour attaquer à échelle microscopique ses adversaires et les tuer de l'intérieur. À l'inverse, il peut également soigner une personne en injectant les planctons qui vont reconstituer et réparer tout type de dommage. Dans sa forme finale, il a deux apparences : une forme humaine d'aspect féminin (qui peut toujours projeter les micro planctons grâce à un simili de pistolet sur sa main droite) et une forme davantage Stand. Étant un Stand sans utilisateur, son rayon est illimité, sauf dans sa forme aquatique bien sûr.

 Marilyn Manson / Miraschon (DISC)

Se basant sur l'obsession de Milaschon de toujours jouer ou parier, Marilyn Manson est un Stand automatique basé sur le jeu. Tout d'abord, Mlraschon doit pousser quelqu'un à jouer de l'argent, peu importe sur quoi. Si la personne réussit l'épreuve, rien ne se passe. Mais si elle perd ou encore qu'elle triche, le Stand apparaît et considérant que la cible a perdu, il réclame alors la somme pariée. Si la personne possède de l'argent sur elle, le Stand lui prendra, il est impossible de lui cacher son revenu. Si la cible dispose de la somme convenue, rien d'autre ne se passe. Si ce n'est pas le cas, Marilyn Manson lui prendra tout ce qui peut compenser (dent en or, rein, etc.). Ce stand est d'apparence humanoïde, il n'a pas de face mais un compteur qui marque la somme engagée et n'a pas de mains mais des crochets avec lesquels il s'empare de son dû.

 Weather Report - Heavy Weather / Weather Report (alias Wes Bluemarines)

Ce Stand a le pouvoir de manipuler le climat à des degrés très variables. Weather Report apparaît sous la forme d'un Stand humanoïde, entouré de nuages. Il est très versatile et la simplicité de sa capacité cache un grand nombre d'utilisations. En manipulant l'air, il peut créer des frictions qui enflammeront les tissus et chairs. Il peut également créer de petits mirages ou dévier n'importe quel petits projectiles en troublant la pression atmosphérique. Il est capable de faire pleuvoir des grenouilles venues, apparemment, de nulle part (il s'agit de grenouilles spéciales issues d'Amazonie et qui disposent d'un poison suintant de leur peau qui vient brûler les chairs contre lesquels il est en contact). Il peut contrôler la pluie et créer des zones (même de quelques centimètres) ou la pluie ne tombe pas. Au fur et à mesure que Weather Report retrouve sa mémoire, il se souvient aussi de techniques que son Stand peut utiliser.

Lorsque Weather récupère le DISC de sa mémoire que Pucci avait gardé, il reprend le contrôle de son Stand originel : Heavy Weather, qui est une amélioration de Weather Report, son premier Stand. Heavy Weather garde tous les pouvoirs de son prédécesseur : il peut maintenant créer des perturbations électrostatiques dans l'air et électrocuter les personnes le touchant. Il peut remplir une pièce d'air et empêcher ainsi tous mouvements. Il peut modifier la teneur en oxygène dans les environs et détruire les gens de l'intérieur en leur faisant respirer de l'air vicié. Enfin, grâce à des effets subliminaux induits par des arcs-en-ciel, il peut transformer les êtres vivants en escargots. Lors de leur transformation, les êtres affectés deviennent lents, quasi immobiles et très vulnérables au sel. Il est présupposé que les effets d'Heavy Weather peuvent s'appliquer jusqu'à la couche d'ozone, pouvant même la détruire.

 Jumpin' Jack Flash / Lang Rangler (DISC)

Il peut isoler un endroit plus ou moins clos et le placer sous gravité zéro en manipulant la pression de l'air. Dans cet environnement, tout est changé et il est quasiment impossible de bouger correctement, d'attaquer ou de se défendre. Lang possède un costume spécial pour pouvoir se battre dans ces conditions extrêmes. Jumpin' Jack Flash dispose de bras spéciaux qui utilise la force centrifuge pour augmenter leur puissance. La force centrifuge est d'autant plus puissante en gravité zéro que rien ne peut l'arrêter et qu'elle permet un mouvement sûr, facilement dirigeable et relativement puissant.

 Limp Bizkit / Sports Maxx (DISC)

Limp Bizkit peut faire revenir l'esprit des êtres morts (animaux ou humains). En clair, les esprits sont invisibles mais agissent comme les originaux, avec une sorte de frénésie meurtrière en plus. Ils sont invisibles mais tout de même tangibles, si un liquide quelconque s'écoule sur eux, cela permet de les découvrir. On peut aussi les localiser par le bruits ou les choses qu'ils bougent à côté d'eux. Comme ce sont des esprits, ils se moquent des contraintes appliquées aux corps comme la gravité en particulier. Ils peuvent enfin être détruits si on leur inflige des blessures mortelles. Sports Max n'a en revanche aucun contrôle réel sur eux. Limp Bizkit fonctionne également sur Sports Max si ce dernier meurt. Les effets ne s'arrêtent qu'a la « seconde mort » de Sports Max.

 Diver Down / Narciso Annasui

Diver Down est capable, en frappant un endroit, d'implanter des forces cinétiques, qu'il peut ensuite relâcher quand il le désire. Par exemple, en frappant un mur, il peut renvoyer le coup plus tard sur quelqu'un qui passerait à portée. Diver Down est également capable de "plonger" dans un objet ou une personne, il fusionne alors avec sa cible et peu la défendre en encaissant les dommages à sa place ou bien la modifier de l'intérieur. Il est capable d'intangibilité, en utilisant le même pouvoir qu'avant.

 Survivor / Guccio (DISC)

Ce Stand est très faible physiquement, mais il peut se multiplier et possède un pouvoir de manipulation très dangereux. En se posant près de quelqu'un, il va simplement rendre la personne anormalement violente. La violence va croître de façon exponentielle jusqu'à ce que la cible tue tout ce qu'elle voit. Une victime sous l'influence de Survivor se battra sans tenir compte de ses propres blessures et sera en mesure de voir les points de force de l'adversaire, là où il concentre ses attaques.

 Planet Waves / Viviano Westwood (DISC)

Planet Waves a une forme humanoïde, dont il semble que seuls les muscles soient visibles. Ce Stand est capable d'attirer à lui des météorites et de les rediriger lorsqu'ils sont dans son rayon (quelques mètres). Les météorites sont si rapides que l'ennemi n'a généralement même pas le temps de les voir ou de comprendre d'où vient l'attaque. Planet Waves ne provoque jamais daccidents, si une météorite se trouve dans la trajectoire de Viviano, elle s'auto-désintègre à quelques centimètres du manieur.

 Dragon's Dream (en) / Kenzo (DISC)

Dragon's Dream est un petit dragon, qui tient dans la paume d'une main ou sous une forme plus grande et plus indépendante. En dirigeant la pointe que le dragon possède en place de queue, vers une personne, les actions de la personne peuvent être déduites en utilisant la divination feng shui. La version plus grosse peut parler et étant neutre, elle aide tout le monde. Le tout est ensuite de comprendre les indices, ce que seul Kenzo peut faire a la perfection.

 Yo-Yo-Ma / D&G (DISC)

Un Stand automatique capable de parler et doté d'une certaine intelligence. Yo-Yo-Ma peut infiltrer un groupe ennemi, pour les exterminer de l'intérieur. Il doit d'abord se voir désigner une cible, ensuite, il suivra cette cible et l'aidera dans la mesure du possible. Son attaque ne se déclenche que quand il est invisible : il s'assure que personne ne peut le voir (les gens lui tournent le dos, etc.) puis attaque. Son principal mécanisme offensif est sa salive qui est un puissant acide. Cet acide est long à agir, mais tant qu'il est actif, personne ne peut s'en débarrasser. Son attaque est volontairement lente, pour que l'on ne se doute pas de quoi que ce soit.

 Green Green Grass Of Home / Le bébé vert

Ce Stand est en mesure de rapetisser les choses proportionnellement à la distance à laquelle il se trouve du bébé. Au moment où une personne ou un objet entre dans le rayon du Stand (environ ), ils commencent à rapetisser. Pour exemple, estimons le rayon d'action à  et une personne de . Si elle se trouve à  du bébé, elle ne mesurera plus que , si elle à , elle mesurera  etc. De cette façon, cela met en place un des Paradoxes de Zénon (l'arbre et la pierre), ce qui rend l'action d'atteindre le bébé impossible. Ce Stand n'agit néanmoins que sur les choses ou personnes sur lesquels l'attention du bébé est portée.

 JAIL HOUSE LOCK / Miu Miu (Miuccia Miuller)

Un drôle de Stand avec des pointes en guise de mains. Si quelqu'un le touche, il ne pourra dès lors retenir que trois choses. Il gardera toutefois sa mémoire antérieure. Si la cible a appris trois choses et qu'elle en apprend une nouvelle dans la foulée, la première des choses apprises auparavant sera oubliée immédiatement. Ceci permet de garder les cibles dans une routine dont il est impossible de sortir car si une personne se fixe un objectif, il lui suffira de vouloir changer de lieu, ou de vouloir faire une action banale pour oublier le projet de départ de façon très rapide. Miu Miu est de plus rarement dans la mémoire de la personne ce qui lui permet d'agir librement.

 Bohemian Rhapsody / Ungalo

Ce Stand entraîné permet aux créatures imaginaires ou aux simples dessins de se manifester dans la réalité. Si une personne est interpellée par une créature imaginaire qu'il connait, il la remplacera dans l'histoire et la créature imaginaire prendra pleinement pied dans la réalité. Une personne affectée sera dissociée entre son corps et son esprit (qui pourra toujours utiliser un éventuel Stand). L'esprit incarnant désormais un personnage imaginaire, il devra suivre l'histoire associée sans aucune chance de changement providentielle. Son destin sera écrit a l'avance. Tuer la créature à l'origine du changement permet au corps et a l'esprit de redevenir liés.

 Sky High / Rikiel

Ce Stand se manifeste par un genre de bracelet accroché au poignet droit de Rikiel. Il lui permet d'appeler des créatures spatiales appelées RODS. Ces créatures sont totalement indépendantes de Rikiel, mais il les contrôle de façon partielle, il peut leur ordonner de se déplacer vers une zone, puis l'effet arrive. Les RODS se nourrissent de chaleur, s'ils circulent trop près d'un corps humain, il lui aspire sa chaleur corporelle et le tue par hypothermie. Ce dernier effet est encore plus rapide si les RODS se déplacent près de la nuque : ils détruisent le cerveau et la mort de la cible est immédiate.

 Underworld / Donatello Versus

Ce Stand suppose que la terre est capable de mémoriser des évènements. Underworld est un Stand capable de Psychométrie, il peut convoquer les souvenirs de la terre et les faire se répéter en partie. Il créer un genre de dimension parallèle dans laquelle l’évènement passé va se reproduite. Par exemple, si un avion a eu un crash à un endroit et a explosé, Underworld peut recréer une seconde fois l'explosion.

 C-Moon / Enrico Pucci

C'est le second Stand d'Enrico Pucci qu'il a obtenu après avoir récupéré l'os de Dio Brando. C-Moon est capable de réajuster la gravité terrestre dans un rayon maximal de . La tète de Pucci devient alors un centre gravitationnel (en plus du centre de la Terre). La force de C-Moon est nulle, mais s'il touche quelque chose la cible est retournée : l’intérieur devient l'extérieur et vice-versa.

 Made in Heaven / Enrico Pucci

L'évolution de C-Moon, censé être le Stand ultime selon Dio Brando, voire l'évolution finale de The World. Made in Heaven est capable d’accélérer le temps en modifiant les forces gravitationnelles du système solaire, voire de l'univers entier (c'est en quelque sorte un C-Moon avec un rayon illimité). La limite de Made in Heaven est que les êtres vivants de type animal ne sont pas directement affectés : pour eux, l'écoulement du temps reste le même, leur évolution physique n'est entre autres pas affectée (ils ne vieillissent pas instantanément). À cause de cela, les humains sont complètement désynchronisés avec le temps réel. Par exemple, une personne entrant dans une chambre froide sera immédiatement congelée, car l'effet sera le même que s'il y était resté plusieurs mois. Pucci lui n'est pas affecté (puisqu'un Stand n'affecte de toute façon pas son manieur), il bouge sans la mesure du temps, et peut donc se mouvoir à la vitesse qu'il désire, donnant l'impression de se téléporter, etc.

À mesure que la vitesse augmente, l'univers aura rapidement cessé son évolution et implosera, créant un nouveau Big Bang. Le temps continuant d'accélérer, l'univers se recréera et l'utilisateur de Made in Heaven sera en mesure grâce à son Stand de refaçonner le monde relativement comme il le désire. En raison de la puissance dégagée, nulle autre personne que celui qui manie Made in Heaven ne peut survivre au nouveau Big Bang, mais comme le monde se recrée, les personnes reviendront immédiatement à la vie. Les personnes qui ont été auparavant tués par Made in Heaven reviendront à la vie aussi, mais sous une forme un peu différente et avec une personnalité, histoire, nom, différents de l'original.

Made in Heaven est également doté, comme noté précédemment, de tous les pouvoirs de C-Moon, mais sans les limites de distances. Pucci voulait réécrire le monde, avec l'unique modification apportée, que toutes les personnes seraient capable de précognition. Il pensait qu'avec cela, l'homme aurait une meilleure compréhension de la vie et apprécierait mieux son existence. Physiquement parlant, Made in Heaven ressemble à un centaure mais pas dans le sens que l'on pourrait penser d'ordinaire. C'est un croisement entre un corps de cheval (jambes de devant, buste) et d'une forme humanoïde (buste, bras, ventre, tête auréolée de plumes), donnant l'impression d'un cavalier cul-de-jatte chevauchant une moitié de cheval. De plus, la tète et les articulations du Stand possèdent des motifs en forme de cadran. Il s'agit visiblement du stand le plus puissant de tout l'univers de JoJo.

 Partie 7 - Steel Ball Run 

 Tusk / Johnny Joestar

Le pouvoir de Johnny lui est d'abord enseigné par Gyro, puis, grâce aux parties du Saint, il arrive a maturation. Tusk permet a Johnny de tirer ses ongles (de mains et pieds).

• Tusk 1 : Tusk permet à Johnny de faire tournoyer ses ongles, puis de les lancer grâce à l'Onde (apprise par Gyro). Les ongles de Johnny, bien qu'étant petits, peuvent être tirés par dizaine et créer de bons dommages aux opposants. La vitesse de chaque ongle approche celle de la balle de pistolet et leur résistance est telle qu'un rocher y succombe aisément. Johnny utilise le bras du Saint et les leçons de Gyro pour utiliser Tusk. Tirer avec ses ongles ne provoque pas de douleurs et ceux-ci repoussent aussitôt du fait qu'ils sont manipulés par Tusk.

• Tusk 2 : Après avoir appris le reste des secrets du Spin (qui se base sur le rectangle doré) par Gyro, Johnny perfectionne encore Tusk. Les blessures s'agrandissent au fur et à mesure, à cause des vibrations qui déchirent les tissus. Grâce à cela, Tusk peut être tiré avec plus de force et de précision, mais il peut surtout délocaliser les dommages : il peut faire circuler les dégâts sur une zone plane et les retransmettre plus loin : un tir lancé au sol peut migrer vers le pied d'un adversaire pour le détruire, une blessure à l'épaule peut se relocaliser vers le cœur et devenir fatale, etc. Cependant, ses ongles ne repoussent plus instantanément.

• Tusk 3 : Johnny applique maintenant le principe du Spin sur lui-même. Il peut se transformer en spirale et a donc maintenant une apparence très modificative. Il peut se changer en un long fil torsadée de chair et se renfermer dans son propre corps. Il peut aussi grandir en faisant mincir son corps grâce à la spirale. En utilisant la spirale sur ses bras, Johnny peut modifier l'angle de tir de Tusk, lui offrant une nouvelle palette de stratégies pour ses attaques qui deviennent, grâce aux améliorations de Tusk 2, presque impossible a esquiver.

• Tusk 4 : Le Spin atteint sa forme ultime quand Johnny tire un ongle lorsqu'il monte son cheval et que ce dernier court de façon à créer le rectangle doré. Ce tir détient la puissance de l'infini : un ennemi touché par ce tir se retrouve découpé en rondelles et ne peut pas fuir cet état, à moins que Johnny tire en créant une spirale dans le sens inverse. Johnny obtient le pouvoir de Tusk 4 après avoir récupéré une partie du corps du Saint, le bras gauche. Grâce à la compréhension complète de l'Onde, il peut maintenant utiliser Tusk sans partie du Saint. Il ne tire presque plus qu'avec ses mains mais seulement avec un ou deux doigts : en effet, il a besoin de sa deuxième main pour viser avec le rectangle doré.

 Ball Breaker & Scan / Gyro Zeppeli

Au départ, le pouvoir de Gyro est présenté comme une forme différente d'Onde (appelée Spin) qui lui permet de manipuler ses armes. Gyro se sert en effet de balles de métal qu'il fait tournoyer à grande vitesse pour s'en servir comme projectiles. Gyro crée également une espèce de courant vibratoire qui fait revenir les balles comme des boomerangs, ou leur donne des trajectoires anormales. Enfin, en augmentant la température du sol grâce aux vibrations, Gyro peut créer des mirages qui lui permettent de voir plus loin, ou des endroits qu'il ne pourrait normalement pas voir (derrière un obstacle par exemple). Les balles de Gyro peuvent également modifier le corps d'une personne, infligeant des effets anormaux aux os ou aux muscles. Il peut de même augmenter ou diminuer la force d'une personne en lui posant une balle sur certains muscles. Gyro développe son Stand en utilisant le même tir que Johnny et son Tusk 4. Cependant, ce tir n'a jamais été effectué parfaitement de la part de Gyro donc ses effets réels ne sont pas connus, mais ce tir fait vieillir la personne touchée.

 In a Silent Way / Sandman
Il permet de créer des constructions sonores : en taillant dans l'air des onomatopées avec son couteau, il crée des formes solides qui, touchées, agissent comme l'onomatopée reliée. Par exemple, en taillant dans l'air le mot BOOM, il crée une forme qui provoquera une explosion si elle est touchée. C'est une capacité proche du echoes ACT 2 de Koichi

 Hey Ya / Pocoloco

Ce Stand est capable d'encourager Pocoloco et cest tout. Il n'est capable de rien d'autre

 Tomb Of The Boom / André Boomboom

Ce Stand est en mesure de contrôler les poisons et toxines qui pourraient rentrer dans le corps d'André. Il est capable de retarder leur action ou même d'en soigner son porteur en un éclair. Il apparaît que le Stand agit sur le sang.

 Tomb Of The Boom / L.A. Boomboom

Ce Stand est capable de contrôler le sang d'un organisme, le sien en premier lieu, mais aussi celui des autres s'il est assez près. Il est également capable de le mouvoir à sa guise s'il est assez près, même si le sang visé n'appartient à un cadavre.

 Tomb Of The Boom / Benjamin Boomboom

Ce Stand est lié au magnétisme. Il est capable de transformer les gens en aimant et à très courte portée et peut assembler à nouveau les métaux à sa convenance. Benjamin s'en sert entre autres pour changer l'apparence de son visage, en transformant sa prothèse de mâchoire. En manipulant le fer du sang en conjonction avec le Stand de son fils, il peut faire exploser les gens s'il se trouve assez près.

 Oh! Lonesome me / Mountain Tim

Ce Stand transforme son porteur en un homme-corde. Il est capable de faire émerger une corde par n'importe quelle partie de son corps et il est également capable de séparer son corps en reliant les différents bouts par ladite corde. Il peut se servir avec une précision parfaite de la corde qui le compose et lui faire faire des mouvements normalement impossible à exécuter, même pour un professionnel.

 Boku no Rhythm wo Kiiture (= Listen to my Rythme/Oye como va, mi Ritmo) / Oyecomova

Ce Stand est capable de créer des mines. La peau d'Oyecomova crée des pins en forme d'horloge, qu'il plante ensuite sur la cible. Lorsque la victime ou quelqu'un d'autre décroche le pin, celui-ci se déclenche et explose après un très court laps de temps. Oyecomova peut en poser autant qu'il veut simultanément, mais il est possible d'empêcher l'explosion en retenant le pins sur l'objet ou la personne. Oyecomova peut planter ses pins quasiment partout, sur des gens, des objets, même sur de l'eau ou sur la fumée que relâche une cigarette.

 Wired / Goodbye Pork Pie Hat

Ce Stand se manifeste sous la forme d'un grappin muni d'un crochet capable de briser l'espace et de retenir quelqu'un. Tout d'abord, il faut désigner un appât : cela peut être n'importe quoi, mais il faut qu'à l'activation la cible soit incapable de se mouvoir par elle-même (une personne inconsciente est donc une cible potentielle). Une fois fait, il est possible de faire sortir deux câbles de l'appât qui sont reliés à Pork Pie Hat Kid. Les câbles sortent comme par magie, en brisant l'espace, se servant d'une assiette remplie d'eau comme relais (on a donc un câble partant de Pork Pie Hat Kid, passant dans l'assiette, sortant par l'appât). Une personne totalement capturée par Wired devient inconsciente au moment où elle passe par l'appât.

 Scary Monster(s) / . Ferdinand - Diego "Dio" Brando

Ce Stand permet au . Ferdinand de transformer les êtres vivants en dinosaures. Une simple blessure et la victime se transformera lentement mais surement en bête préhistorique. Par la suite, si celles-ci viennent à blesser d'autres vivants, ils se transformeront aussi en sauriens. Les êtres humains se transforment en une espèce proche des Utahraptor, les êtres plus petits (souris) en version miniature desdits dinosaures, les plus gros (ours) en "petit" Tyrannosaure. Après la mort de . Ferdinand, Diego "Dio" Brando, qui fut une des victimes, mit la main sur un œil du Saint, ce qui lui permit d'utiliser Scary Monster à son tour. Dio ne peut toutefois que se transformer lui-même ou bien des petits êtres. Il se contrôle toujours malgré sa transformation, qui laissait auparavant les victimes dans un état de frénésie meurtrière. On remarquera que pour marquer ce changement, le Scary Monster de Ferdinand est devenu le Scary Monsters de Dio. De plus, les effets du Stand de Dio se rapprochent de ceux de son prédécesseur, avec en plus la transformation personnelle en dinosaure et la transformation d'autrui en objet en forme de dinosaure (exemple : lampe en forme de dinosaures).

 Cream Starter / Hot Pants

Ce petit Stand se matérialise sous la forme d'un spray que Hot Pants case dans son holster en guise de revolver. Le spray est capable de produire un genre de substance qui vient fusionner avec la peau et fond pour devenir une nouvelle chair sur les gens. Hot Pants peut s'en servir pour obstruer les pores de la peau ou pour créer des couches sur les yeux de sa victime, l'aveuglant. Elle peut également étrangler quelqu'un en utilisant Cream Starter dans la gorge de sa victime. Cream Starter peut également soigner des blessures en remplaçant les tissus endommagés. Ce Stand a une courte portée mais Hot Pants peut l'augmenter en matérialisant un bras à partir de son propre bras, ce nouveau membre tiendra Cream Starter et lui permettra d'agir au loin. Il est également possible de neutraliser ce Stand en désarmant son porteur, car Cream Starter agit un peu comme une simple arme et ne peut pas se déplacer librement comme d'autres Stands.

 Mandom / Ringo Loadagain

Ce Stand permet à Ringo de remonter le temps de 6 secondes en arrière et d'annuler tout ce qui s'était passé. Pour activer son pouvoir, il doit tout de même toucher sa montre. La mémoire de Ringo n'est pas affectée, ainsi que celle de la dernière personne avec laquelle Ringo a interagi (parlé, battu...).

 Catch the Rainbow / Blackmore

Ce Stand, représenté par un masque de hockey blanc avec trois bandes colorées, permet de manipuler la pluie de plusieurs manières. Il permet de geler la pluie dans l'espace et de s'en servir comme appui. Catch the Rainbow permet également de se servir de l'eau pour soigner des plaies : une fois qu'il pénètre dans des blessures, il comble celles-ci. Ce pouvoir de soin est limité car il ne peut soigner des blessures trop profondes ou des organes vitaux trop atteints. Malheureusement, l'eau gelée se libère de l'influence du Stand lorsqu'il ne pleut plus. Enfin, ce Stand permet, après avoir gelé l'eau, de la projeter à grande vitesse ce qui la rend dangereuse comme des balles de pistolet. L'eau est repoussée du corps de Blackmore comme un aimant inversé.

 Tattoo You / The Eleven Men

Ce Stand partagé par onze porteurs est tangible. Il se manifeste sous la forme de onze tatouages et masques respectivement positionnés dans le dos et le crâne de ses onze porteurs. Ils sont tous semblables. Les porteurs sont capables de se transporter de tatouages en tatouages, et même rester dedans si le porteur est mort. Il est impossible de battre complètement ce Stand tant que deux des hommes sont vivants (sinon quoi le stand sera inutilisable).

 Tubular Bells / Mike O.

Un Stand qui se manifeste sous forme de ballons de baudruche. Mike O. peut créer des ballons "intelligents" : il souffle dans un objet en metal, ce qui le gonfle, et peut le modeler à sa guise tel un ballon de baudruche donc. Le ballon possède les réactions de la forme donnée : un "ballon-chien" pourra traquer ses cibles à l'odeur, un "ballon-oiseau" volera (en ayant le contrôle du vol), etc. Chaque ballon agit comme un automate avec un ordre précis, mais il peut aussi être dirigé directement par Mike O. Les ballons sont capables de moduler leur apparence et de s'infiltrer quasiment partout. Les ballons peuvent également s'auto-détruire, ce qui est assez puissant pour tuer quelqu'un sur le coup (en admettant que le ballon est au contact de la cible). Il n'y a vraisemblablement pas de limite au nombre de ballons.

 Wrecking Ball / Wekapipo

Comme pour Gyro, ce n'est pas un Stand mais une sorte de pouvoir directement lié aux balles d'acier. Wekapipo les utilise aussi, mais elles sont un peu différentes de celle de Gyro, ce sont des Wrecking Balls (balles de déraillement), typiques des gardes d'élite du pays d'où vient Wekapipo. Ces balles possèdent des petites billes satellites à la surface qui peuvent se disperser comme des obus.  Si une Wrecking Ball touche un adversaire, celui-ci se retrouve amputé de la moitié touchée (gauche ou droite donc). La partie disparaît de la perception de la cible mais n'a pas réellement disparu : cela réduit par contre terriblement les mouvements et la vision. Une fois l'effet dissipé, la partie manquante revient à l'identique, comme à sa disparition, ceci arrivant après environ une minute.

 20th Century Boy / Magenta Magenta

C'est un Stand de défense ressemblant à une armure qui enveloppe Magenta Magenta. Pour qu'il marche, il faut que Magenta Magenta ait ses mains et pieds posés au sol. Une fois le Stand déployé, le porteur est impossible à atteindre, même par des Stands temporels. Tout impact est redirigé vers le sol. Il est totalement protégé, mais ne peut plus rien faire. Le Stand possède un vide temporel en lui, ce qui lui permet de garder des choses, sans la notion du temps. Magenta Magenta peut par exemple mettre des bâtons de dynamite allumés dans son Stand puis les faire disparaître. Lorsqu'il les convoquera à nouveau, les bâtons de dynamite seront toujours là, et les mèches seront au même état d'avancement qu'à la disparition du Stand.

 Civil War / Axl Ro

Ce Stand se base sur l'idée de sacrifice ou de pertes volontaires. Si quelqu'un abandonne quelque chose un jour, alors il peut être sous l'influence de Civil War. Le Stand manifeste ce que la personne a perdu et si elle montre le désir de la récupérer, alors qu'elle l'avait plus ou moins consciemment abandonné, la chose perdue pénètre dans le corps de la victime. La perte s'enfonce graduellement : si elle atteint la tète ou le cœur, une sorte d'immense voile entoure la personne, comme un genre de sac et la mort survint par asphyxie. Toutefois, si de l'eau est versée sur le corps, alors l'effet du Stand est momentanément arrêté. Les pertes sont plus ou moins importantes, mais le Stand semble moins puissant si ces sacrifices étaient mineurs ou inconscients, résultats d'oublis. De plus, le Stand parvint toujours à ses fins et la mort est inéluctable sans le recours à l'eau. Si Axl Ro est tué, la personne l'ayant tué verra les sacrifices d'Axl Ro ajoutés aux siens. Axl Ro sera présent parmi les sacrifices de son assassin. S'il tue son assassin, ces sacrifices seront à nouveau les siens. Le Stand agit, semble-t-il, sur un certain rayon d'action et sans discrimination.

 Chocolate Disco / D-I-S-C-O

Ce Stand à l'apparence d'un bracelet recouvrant tout l'avant-bras gauche de Disco. Une fois son Stand activé, un damier d'une dizaine de mètres de longueur apparaît devant Disco. Chocolate Disco est composé de touches correspondants aux cases du damier. Lorsqu'un projectile (balle d'acier, poison, flèche...) se trouve sur la surface recouverte par le damier, Chocolate Disco peut téléporter le projectile sur la case correspondante en appuyant sur une touche.
 Ticket To Ride / Lucy Steel
Ce Stand est formé par la réunion complète des reliques du Corps Saint ayant fusionné avec son utilisateur. Ticket to Ride prend alors le contrôle des fonctions de son organisme et le recouvre d'une matière rigide. Ce Stand possède la capacité de créer des lames de larmes solidifiées, mais surtout octroie une "protection divine" à son porteur qui met la chance de son côté l’empêchant ainsi d'être blessé d'une manière où d'une autre.

 Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) / Funny Valentine

Ce Stand a le pouvoir de traverser les mondes parallèles. Pour cela, Valentine doit se trouver entre deux entités. Cela peut être une partie de son corps ou bien son corps en entier. Par exemple, si Valentine se trouve entre une chaise et le sol, il pourra changer de dimension. Valentine utilisera son pouvoir pour attirer une personne d'un monde parallèle dans le monde originel et vice-versa. Les mondes parallèles sont identiques au monde originel, si ce n'est qu'il existe quelques différences entre ces mondes (dans le monde originel, les protagonistes de Steel Ball Run sont à la recherche du Saint, dans un monde parallèle ils rechercheront des diamants à la place par exemple).
De plus lorsque deux entités identiques se touchent, elles se désintègrent toutes les deux, car il ne peut pas y avoir plus d'une fois la même entité dans une même dimension. Par exemple, imaginons que Johnny de la dimension originel (celle du Saint) rencontre le Johnny d'une dimension parallèle et que les deux Johnny entrent en contact physiquement : ceux-ci seront tous les deux détruits. Il en va de même pour les objets (revolver A rencontrant en contact avec revolver A' = destruction des deux revolvers).

Valentine est lui-même immunisé à ce pouvoir. Cela lui permet, en cas de blessures, de ramener un Valentine d'une dimension parallèle pour le remplacer. La mémoire et la conscience du Valentine « principal » se transmet par le biais de D4C qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Valentine peut ramener autant d'autres Valentine de dimensions parallèles qu'il le souhaite. Son stand évoluera quand Lucy Steel fusionnera avec le corps du Saint, ce qui donnera D4C - Love Train et pourra créer des failles dimensionnelles.

 Partie 8 - JoJolion 

 Soft & Wet / Josuke Higashikata / Josefumi Kujo

Soft & Wet est capable, grâce à une bulle dont il peut contrôler la direction à distance, de « retirer » un élément à n'importe quelle chose vivante ou non vivante. Ce Stand peut permettre à son possesseur de passer discrètement dans un couloir en « retirant » le bruit du mur quand il y assène un coup, ou alors créer une diversion envers une personne gênante en lui donnant envie d’étancher sa soif dans un robinet à proximité en lui retirant toute l'eau de son corps, se matérialisant sous la forme d'apparition de multiples trous semblant percer la peau et se vidant de l'élément désiré, dont la cible n'a apparemment pas conscience de cet effet en cours.

A partir du chapitre 104, Soft & Wet développe une nouvelle technique nommée "Go Beyond". D'après Rai Mamezuku, les bulles du Stand issu de la fusion entre le Soft & Wet originel et Killer Queen sont constituées de fils qui tournent à très haute vitesse, une référence à la Rotation de la partie 7. "Go Beyond" génère des bulles à partir de la tache de naissance de Josuke qui outrepassent les lois de la physique. Selon Rai, ces bulles "n'existent pas en ce monde". Elles peuvent éroder ce qu'elles touchent mais aussi traverser n'importe quelle matière sans l'endommager. Quasiment incontrôlables, elles ont l'avantage de ne pas être affectées par un pouvoir adverse, y compris le surpuissant Wonder of U. 

 Fun Fun Fun / Ojiro Sasame

Ce Stand ressemble à un torse humain sur quatre jambes extraterrestres. Il permet à son manieur de contrôler son adversaire à la condition d'être placé au-dessus de celui-ci. Il permet également de contrôler un membre de son adversaire si celui-ci a reçu une blessure de sa part sur le-dit membre. Dans le cas où un adversaire recevrait trop de blessures, Fun Fun Fun pourrait le contrôler entièrement.

 California King Bed / Daiya Higashikata

Ce Stand est composé d'une tête reliée à ses cinq parties du corps - mains, pieds et torse - par des cordes, le tout lui donnant l'air d'un jouet. Assez complexe, il engage sa cible dans une sorte de jeu où si Daiya est contrariée, California King Bed s'active et une pièce de jeu d'échecs émerge du corps de la cible par l'orbite, l'oreille ou la bouche. La pièce d'échecs ainsi matérialisée contient un élément de la mémoire de la cible. Le seul moyen de retrouver son souvenir est que Daiya marche sur l'ombre de celui à qui elle l'a volé. En revanche, si la pièce est détruite, le souvenir est perdu. En touchant les pièces d'échecs, Daiya peut percevoir la mémoire qu'elles contiennent.

 Born This Way / Kyo Nijimura

Ce Stand a la forme d'un motard avec casque et moto. Il est extrêmement résistant notamment pour la partie "moto" qui est capable de faire face à un déluge de coup de la part de Soft and Wet  sans recevoir une égratignure. C'est un stand automatique qui chasse sa victime en l'attaquant dès l'instant où celle-ci "ouvre" quelque chose (une porte, une valise, une portière de voiture, une vitre, un téléphone à clapet, le bouchon d'un stylo...). Afin de cibler quelqu'un, Kyo doit d'abord le toucher au préalable. Ce Stand ne peut être arrêté à moins de refermer l'objet préalablement ouvert. De plus, quand Born This Way arrive, sa puissance crée des vent d'ouragans très froids capables de congeler les objets aux alentours, ce qui lui permet de les utiliser comme armes. Ce vent est également assez puissant pour projeter sa cible à la renverse voir de les assommer, mais aussi assez froid pour geler son souffle et l'étouffer.

 Les Feuilles / Gingko biloba du Passage des Chantages

Ce Stand appartenant à un gingko biloda d'un quartier de Morio appelé Passage des Chantages. Multiple à la manière de Harvest dans la quatrième partie, il s'agit de plusieurs petits êtres verts qui se dissimulent sous les feuilles du gingko tombées au sol. Quand une personne marche sur les feuilles ou dès qu'un objet est posé sur elles, les petits êtres se mettent alors en mouvement et font bouger à très grande vitesse ce qui est sur les feuilles, causant alors des dégâts sur quelque-chose appartenant aux habitants du quartier. Ceux-ci en profitent alors pour racketter la victime en demandant une compensation pour les dommages causés.

 Nut King Call / Joshu Higashikata

Ce Stand a le pouvoir de planter des boulons et des écrous sur une cible, créant des jointures artificielles. Très similaire au Stand Sticky Fingers de la cinquième partie, il permet en effet, une fois les écrous enlevés, de séparer sa cible en plusieurs morceaux. Ces séparations semblent limités par le champ d'action du Stand dans la mesure où si Joshu s'éloigne de sa cible, celle-ci retrouvera instantanément l'usage de ses membres qui se rattacheront automatiquement.

 Paper Moon King / Tsurugi Higashigata

Ce Stand permet à Tsurugi de donner vie aux origamis qu'il fait. Le support peut être du papier mais il peut aussi plier n'importe quel objet comme un téléphone portable. Les origamis de Tsurugi acquièrent alors les caractéristiques des choses qu'ils reproduisent (le vol pour un oiseau ou le saut pour une grenouille par exemple). Tsurugi peut alors contrôler ses créations comme il le veut. Les origamis de Paper Moon King ont également la particularité de provoquer des illusions visuelles chez ceux qui les touchent. Les victimes sont alors incapables de reconnaître qui que ce soit car ils voient le même visage pour tout le monde, y compris dans les reflets, sur les mannequins dans les boutiques ou bien même avec des personnages de jeux vidéo. Il permet également de modifier les écritures de façon à ne plus voir qu'un seul et même mot quelle que soit la phrase. Enfin l'illusion peut aller jusqu’à ce que la victime confonde des personnes avec des objets et ce, indépendamment de la taille ou de la masse de l'objet comme avec des bus par exemple.

 King Nothing / Norisuke Higashigata IV

Ce Stand ressemble à un bouffon fait de pièces de puzzle imbriquées. C'est un Stand de longue portée qui peut détacher ses membres pour les utiliser de différentes manières. Cependant son pouvoir principal est celui d'un Stand automatique de traque. Il est capable d'enregistrer l'odeur d'un objet ou d'un être humain et de reconstituer celui-ci à l'aide de son corps. Il va alors traquer l'odeur de sa cible et s'activera dès l'instant où il la trouvera, ou bien en présence d'une personne ayant été en contact avec elle. Celui-ci peut s'activer sans même que Norisuke en ait conscience.

 I Am A Rock / Yotsuyu Yagiyama

Ce Stand a la capacité d'attirer un certain type d'objets vers une cible en particulier. D'abord, Yotsuyu doit au préalable toucher une personne pour activer son stand. Cette personne agira alors comme un centre gravitationnel où un type d'objet précis sera attiré vers lui (exemple : pots de fleurs, châtaignes, pesticides...). Les objets blesseront la cible et même détruits, ils continueront d'être attirés par la cible. Yotsuyu ne peut attirer qu'un objet à la fois, il doit donc toucher à nouveau la cible pour changer le type d'objets mais étant donné la nature d'Homme de Pierre de Yotsuyu, il peut approcher les personnes sans qu'elles s'en rendent compte.

 Speed King / Jobin Higashikata
 
Ce Stand permet à Jobin de concentrer de la chaleur en un point précis. Il peut ainsi accélérer la fonte de cire ou encore causer des hémorragies puisqu'une importante concentration de chaleur peut provoquer une rupture de veine.

 Paisley Park / Yasuho Hirose

Un Stand d'apparence féminine et ressemblant à une carte humanoïde. Il permet de guider Yasuho et ses alliés "à destination" et "en sécurité". Le stand peut guider de deux manières différentes : il peut prendre la forme d'un GPS et guider les personnes en leur donnant des indications (ex : tournez à droite, faites demi-tour...) et la deuxième prend la forme d'un questionnaire où la personne doit choisir entre deux objets différents, objet qui va être apporté par Paisley Park ou placé de manière pratique. À noter que cette  forme est plus perfectible que la précédente puisque chaque question est limitée dans le temps et qu'il est possible que la personne ne réponde pas à temps et ainsi ne reçoive aucune aide de Paisley Park.

 Doobie Wah! / Aisho Dainenjiyama

Ce Stand est aussi simple qu'efficace : il s'agit d'une mini-tornade qui poursuit la cible tant qu'elle respire. La tornade gagnera en ampleur jusqu'à ce qu'elle déchiquette la cible. La tornade peut suivre plusieurs cibles simultanément si Aisho a touché leurs stands simultanément mais il est quasiment impossible de se débarrasser de Doobie Wah : retenir sa respiration ne fera que retarder le stand mais ne le fera pas disparaître.

 Love Love Deluxe / Karera Sakunami

Ce Stand permet à Karera de faire pousser les cheveux des autres sur une surface qu'ils touchent, à condition que les personnes se trouvent à 80 mètres ou moins d'elle. À noter que dans la partie 4, il existe un Stand nommé Love Deluxe qui permet à sa manieuse de contrôler ses propres cheveux.

 Killer Queen / Yoshikage Kira

Ce Stand à la même apparence que son homologue de la partie 4 et maîtrise lui aussi les explosions. À la différence que cette Killer Queen alternative peut créer des bulles explosives, y compris à l'intérieur d'une personne. Yoshikage Kira étant médecin de bord, il peut utiliser ces bulles explosives pour détruire un caillot de sang dans la veine d'un patient par exemple.

 Schott Key No. 1 / Aîné des frères A. Phex

Un stand qui se manifeste dans la main droite de son manieur et qui en se plongeant dans un matériau (métal, béton, poison...) peut le transférer vers sa main gauche, et le faire ressortir sous une forme solide ou liquide.

 Schott Key No. 2 / Cadet des frères A. Phex

Un stand à l'apparence d'un lutin vert logé dans un ballon de football qui est en réalité un poison qui s'étend automatiquement autour de lui, ce a contraint son manieur à l'enfermer dans un ballon qu'il ouvre en combat. Le stand de son frère lui permet de rediriger son poison vers une cible précise.

 Walking Heart / Hato Higashikata

Ce Stand peut augmenter la longueur des talons aiguilles de Hato, lui permettant de transpercer n'importe quoi ou de marcher sur les murs. Les talons peuvent également redevenir normaux à très haute vitesse.

 Vitamin C / Tamaki Damo

Ce Stand est composé d'une tête de bouffon maléfique et d'une multitude de bras. Lorsque Vitamin C ainsi que son manieur touchent n'importe quelle surface, ils laissent des empreintes digitales et des traces de mains avec une matière visqueuse. Quiconque touchera ces empreintes se ramollira, y compris les Stands, et deviendra une sorte de liquide visqueux et élastique. Tamaki Damo peut alors stocker des objets dans la personne changée en gelée ainsi que la découper en morceaux avec un simple billet de banque. Ce Stand au pouvoir extraordinairement puissant et effrayant à toutefois un point faible : son périmètre d'action est limité à une seule zone fermée comme une maison. Si une personne transformée en gelée par Vitamin C est transportée hors de la zone affectée, elle redeviendra normale. De plus, Vitamin C à une portée d'action courte, rendant Tamaki Damo vulnérable face aux attaques adverses à distance.

 Space Trucking / Kaato Higashikata

Les effets de ce Stand apparaissent lors du chapitre 55 mais son apparence et son nom sont dévoilés lors du chapitre 107. Il permet à Kaato peut stocker n'importe quoi (objet ou personne) en le plaçant entre des cartes à jouer, quelle que soit sa taille ou son poids. Les cartes peuvent également bloquer une personne au sol. 

 Milagro Man / un marchand d'armes

Ce Stand semble inspiré de la malédiction du Roi Midas et du supplice de Tantale. Milagro Man appartenait à un marchand d'armes et a traversé les années pour perdurer même après sa mort. Le Stand désigne un billet de banque et celui qui vole ce billet deviendra alors incapable de dépenser son argent, voire de le perdre et en gagnera encore et encore, que ce soit via des jeux ou via la générosité des gens. La cible est donc condamnée à la fortune, à amasser de l'argent mais sans pouvoir le dépenser pour s'acheter à manger par exemple.

 Blue Hawaii / Dolomite

Un Stand bleu et gris, sans tête. Blue Hawaii peut prendre le contrôle d'une personne ou d'un animal qui a touché directement quelque chose appartenant à Dolomite, comme une dent. Une fois sous l'emprise du Stand, la cible devient un zombie et obéit à Dolomite, ne peut se déplacer que droit devant elle mais peut transformer quelqu'un d'autre en zombie par contact. Il ne semble être capable de posséder plus d'une personne à la fois mais Blue Hawaii est particulièrement déterminé.

 Doggy Style / Rai Mamezuku

Doggy Style est un Stand qui permet à Rei de peler son corps comme une pomme et contrôler les pelures pour saisir des objets à distance. De l'aveu de son manieur, ce Stand n'est pas adapté pour le combat.

 Brain Storm / Urban Guerilla

Ce Stand sort des mains d'Urban Guerilla et consiste en de petits blocs pointus. Les pointes transpercent le corps de l'adversaire pour y pénétrer. Une fois à l'intérieur des vaisseaux sanguins, Brain Storm détruit les globules rouges et se multiplie exponentiellement. La cible voit alors son corps percés de trous. Il est impossible de se débarrasser de ce Stand une fois qu'il a infiltré un corps humain, le seul moyen étant d'amputer la zone infectée. Toutefois, Brain Storm peut être détruit avec simplement de l'eau tant qu'il est à l'air libre.

 Doctor Wu / Wu Tomoki

Doctor Wu permet à son maineur de se transformer en particules rocheuses très fines. Une fois changé en particules de pierre, il se laisse emporter par le vent, prendre le contrôle de la personne qui ingère ces particules et fusionner avec ses os pour le contrôler tout en causant une réaction allergique. Wu peut également fusionner des somnifères à ses particules.

 Ozon Baby / Poor Tom

Ozon Baby est un Stand automatique à longue portée et particulièrement effrayant. Pouvant se cacher sous l'apparence d'une maquette Lego de la Maison Blanche, il contrôle la pression de l'air dans une zone de 100 mètres autour de lui, la pression étant plus forte si son manieur est proche. Ozon Baby étant fait d'air, il est insensible aux attaques adverses et cause une maladie de dépressurisation. Si la cible sort d'une pièce fermée, l'air dissous dans ses vaisseaux sanguins formera des bulles et provoquera de graves saignements et une énucléation. Pour pallier cela, il faut ouvrir les portes de la pièce puis les refermer. Mais la cible s'expose à nouveau à une forte pression de l'air...

 Awaking III Leaves / Mitsuba Higashikata

Ce Stand semble porter un long manteau couvert de flèches appelées vecteurs. Il peut influencer le déplacement de toute chose en y plaçant un vecteur, la chose allant dans la direction que pointe ce vecteur. Il peut également multiplier l'énergie en ajoutant plusieurs vecteurs, comme lorsqu'il fait accélérer un ascenseur en y plaçant trois flèches sur ses parois.

 Wonder of U / Satoru Akefu / Tooru

Lors de ses premières apparitions, ce Stand automatique semble s'en prendre aux poursuivants du docteur Akefu, contrôlant la force et la vitesse d'objets présents à proximité, pouvant projeter une cigarette telle une balle de fusil par exemple. Il s'avère que ce docteur Akefu n'est autre que le Stand Wonder of U usurpant l'identité du véritable docteur, le manieur du Stand étant l'homme-rocher Tooru. Le pouvoir de Wonder of U est de causer des "calamités" contre celui qui le poursuit lui ou son manieur. S'il s'agit d'une capacité extrêmement puissante, il suffit de ne pas poursuivre Wonder of U ou Tooru pour ne pas être affecté. Wonder of U peut également se multiplier.

 Partie 9 - The JOJOlands 

 November Rain / Jodio Joestar

November Rain est un stand humanoïde artificiel avec une tête humanoïde et un torse musclé attaché à un cône pointant vers le bas. Son visage et son cou sont fortement plissés, avec des lignes convergeant au centre de son visage. Une plaque d'armure légère et concave recouvre le centre de son visage et de son cou, et est dentelée au sommet de sa tête. L'armure est incurvée vers l'intérieur au niveau des yeux et du cou pour les laisser exposés, donnant à November Rain une expression de colère. L'armure comporte également une fente de chaque côté sous les yeux, de petits trous sous les fentes près du menton, et un seul trou sur le front. Une armure de forme ovale recouvre chaque côté de sa tête, divisée en trois parties. Les iris de ses yeux sont séparés par des lignes verticales.

Le torse de November Rain est uni, mais des appendices en forme de plumes dépassent du cône situé au niveau de son estomac. Le cône lui-même est rainuré horizontalement, ce qui le divise en quatre parties. Il porte deux triangles congruents reliés l'un à l'autre qui sont divisés entre une moitié sombre et une moitié claire, correspondant au symbole de la tenue de Jodio.

Enfin, November Rain possède quatre longues jambes fines, dont deux sortent de ses épaules à l'avant et les deux autres à l'arrière. Chaque jambe est articulée par des rotules, et ses jambes avant sont plus épaisses que les arrière.

November Rain est capable de produire une pluie localisée sous forme de petites gouttes exceptionnellement lourdes. Lorsque les gouttes touchent quelqu'un, elles sont si lourdes qu'elles s'enfoncent dans la peau de la victime, et une quantité suffisante d'entre elles est capable d'écraser complètement un humain.

 Smooth Operators / Dragona Joestar

Smooth Operators se compose d'un groupe de petits Stands ressemblant à des robots. Chaque "opérateur" a l'apparence d'un petit robot avec un haut humanoïde et des chenilles de char à la place des jambes. Leur tête a une forme oblongue avec des coins incurvés, et la partie avant est allongée comme un nez. Ils ont également deux yeux mécaniques qui dépassent du sommet de leur tête. Leurs épaules sont des cylindres et leurs bras ont des articulations artificielles. Enfin, chaque opérateur a un "SO" stylisé gravé sur le dessus de la tête.

Smooth Operators est capable de déplacer des objets en les saisissant puis en les poussant ou en les tirant dans n'importe quelle direction, que l'objet ait été fixé ou non au préalable. Par exemple, ils sont capables de tirer les numéros de la plaque d'immatriculation d'une voiture, d'échanger les photos d'une carte de permis de conduire, et même de déplacer les yeux du visage de quelqu'un, en les tirant vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur la joue.

La capacité de Dragona semble être déclenchée par le toucher, car il doit toucher les objets qu'il veut déplacer pour les affectés 

 The Hustle / Paco Laburantes'

Pour l’instant, The Hustle ne s'est manifestée que comme une capacité intégrée pour Paco. On ignore si il a une apparence véritable. 

The Hustle transforme les muscles de Paco pour qu'ils se gonflent et lui permettent de s'agripper aux objets, par exemple avec le dos de ses mains ou ses coudes. Il peut facilement glisser des objets tels que des portefeuilles sans même avoir besoin de bouger les articulations de ses doigts. Il garde également une montre-bracelet attachée à son épaule. Jodio décrit les muscles de Paco comme étant similaires à ceux des personnes qui se contractent pour attraper les moustiques qui leur sucent le sang.

Notes et références 

JoJo's Bizarre Adventure